

Seznam 

|-
|(5001) EMP||1987 SB1|| align=right|12,8|| align=right|2,663|| align=right|0,173|| align=right|13,70|| align=right|4,346||MBA||19. září 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5002) Marnix||1987 SS3|| align=right|13,4|| align=right|2,328|| align=right|0,206|| align=right|1,60|| align=right|3,551||MBA||20. září 1987||Smolyan||E. W. Elst
|-
|(5003)||1988 ER2|| align=right|14,2|| align=right|2,252|| align=right|0,092|| align=right|1,86|| align=right|3,378||MBA||15. března 1988||La Silla||W. Ferreri
|-
|(5004) Bruch||1988 RR3|| align=right|14,4|| align=right|2,241|| align=right|0,070|| align=right|3,35|| align=right|3,354||MBA||8. září 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(5005) Kegler||1988 UB|| align=right|14,1|| align=right|2,253|| align=right|0,172|| align=right|1,31|| align=right|3,380||MBA||16. října 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5006) Teller||1989 GL5|| align=right|11,2|| align=right|3,187|| align=right|0,065|| align=right|7,62|| align=right|5,688||MBA||5. dubna 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(5007) Keay||1990 UH2|| align=right|13,4|| align=right|2,680|| align=right|0,188|| align=right|13,35|| align=right|4,386||MBA||20. října 1990||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(5008) Miyazawakenji||1991 DV|| align=right|12,9|| align=right|2,215|| align=right|0,061|| align=right|5,27|| align=right|3,297||MBA||20. února 1991||Dynic||A. Sugie
|-
|(5009) Sethos||2562 P-L|| align=right|13,6|| align=right|2,310|| align=right|0,156|| align=right|1,49|| align=right|3,509||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(5010) Amenemhêt||4594 P-L|| align=right|12,2|| align=right|2,719|| align=right|0,201|| align=right|14,64|| align=right|4,482||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(5011) Ptah||6743 P-L|| align=right|17,1|| align=right|1,636|| align=right|0,500|| align=right|7,41|| align=right|2,091||APL PHA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(5012) Eurymedon||9507 P-L|| align=right|11,1|| align=right|5,266|| align=right|0,086|| align=right|5,00|| align=right|12,09||JUT||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(5013)||1964 VT1|| align=right|12,4|| align=right|2,762|| align=right|0,070|| align=right|3,71|| align=right|4,590||MBA||9. listopadu 1964||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(5014) Gorchakov||1974 ST|| align=right|12,3|| align=right|3,169|| align=right|0,229|| align=right|2,37|| align=right|5,639||MBA||19. září 1974||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(5015) Litke||1975 VP|| align=right|13,9|| align=right|2,176|| align=right|0,125|| align=right|3,36|| align=right|3,209||MBA||1. listopadu 1975||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(5016) Migirenko||1976 GX3|| align=right|13,0|| align=right|2,296|| align=right|0,132|| align=right|3,65|| align=right|3,479||MBA||2. dubna 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(5017) Tenchi||1977 DS2|| align=right|12,4|| align=right|3,155|| align=right|0,076|| align=right|16,16|| align=right|5,604||MBA||18. února 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(5018) Tenmu||1977 DY8|| align=right|14,3|| align=right|2,159|| align=right|0,060|| align=right|3,42|| align=right|3,173||MBA||19. února 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(5019)||1979 MS6|| align=right|13,1|| align=right|2,425|| align=right|0,076|| align=right|5,57|| align=right|3,777||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(5020) Asimov||1981 EX19|| align=right|14,6|| align=right|2,154|| align=right|0,213|| align=right|1,10|| align=right|3,162||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(5021) Krylania||1982 VK12|| align=right|12,1|| align=right|3,192|| align=right|0,148|| align=right|2,36|| align=right|5,701||MBA||13. listopadu 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(5022)||1984 HE1|| align=right|11,7|| align=right|3,146|| align=right|0,093|| align=right|11,07|| align=right|5,578||MBA||23. dubna 1984||La Silla||W. Ferreri; V. Zappala
|-
|(5023) Agapenor||1985 TG3|| align=right|10,0|| align=right|5,210|| align=right|0,052|| align=right|11,76|| align=right|11,90||JUT||11. října 1985||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(5024) Bechmann||1985 VP|| align=right|11,5|| align=right|3,231|| align=right|0,046|| align=right|14,65|| align=right|5,808||MBA||14. listopadu 1985||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(5025)||1986 TS6|| align=right|9,8|| align=right|5,212|| align=right|0,076|| align=right|11,02|| align=right|11,90||JUT||5. října 1986||Piwnice||M. Antal
|-
|(5026) Martes||1987 QL1|| align=right|12,9|| align=right|2,378|| align=right|0,242|| align=right|4,29|| align=right|3,667||MBA||22. srpna 1987||Kleť||A. Mrkos
|-
|(5027) Androgeos||1988 BX1|| align=right|9,4|| align=right|5,298|| align=right|0,065|| align=right|31,46|| align=right|12,20||JUT||21. ledna 1988||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(5028) Halaesus||1988 BY1|| align=right|9,9|| align=right|5,253|| align=right|0,131|| align=right|21,50|| align=right|12,04||JUT||23. ledna 1988||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(5029) Ireland||1988 BL2|| align=right|11,8|| align=right|2,935|| align=right|0,091|| align=right|19,38|| align=right|5,028||MBA||24. ledna 1988||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(5030) Gyldenkerne||1988 VK4|| align=right|13,2|| align=right|2,263|| align=right|0,092|| align=right|8,90|| align=right|3,403||MBA||3. listopadu 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(5031) Švejcar||1990 FW1|| align=right|13,9|| align=right|2,437|| align=right|0,125|| align=right|2,35|| align=right|3,803||MBA||16. března 1990||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(5032) Conradhirsh||1990 OO|| align=right|11,7|| align=right|3,006|| align=right|0,105|| align=right|10,58|| align=right|5,210||MBA||18. července 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(5033) Mistral||1990 PF|| align=right|12,1|| align=right|2,923|| align=right|0,049|| align=right|2,52|| align=right|4,996||MBA||15. srpna 1990||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(5034) Joeharrington||1991 PW10|| align=right|12,9|| align=right|2,305|| align=right|0,182|| align=right|4,31|| align=right|3,498||MBA||7. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(5035) Swift||1991 UX|| align=right|12,0|| align=right|2,613|| align=right|0,155|| align=right|13,53|| align=right|4,223||MBA||18. října 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5036) Tuttle||1991 US2|| align=right|11,4|| align=right|3,142|| align=right|0,185|| align=right|2,94|| align=right|5,568||MBA||31. října 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5037) Habing||6552 P-L|| align=right|13,5|| align=right|2,274|| align=right|0,111|| align=right|7,03|| align=right|3,428||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(5038) Overbeek||1948 KF|| align=right|14,1|| align=right|2,312|| align=right|0,281|| align=right|10,95|| align=right|3,515||MBA||31. května 1948||Johannesburg||E. L. Johnson
|-
|(5039) Rosenkavalier||1967 GM1|| align=right|12,5|| align=right|3,017|| align=right|0,051|| align=right|11,39|| align=right|5,239||MBA||11. dubna 1967||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(5040) Rabinowitz||1972 RF|| align=right|13,2|| align=right|2,417|| align=right|0,228|| align=right|24,34|| align=right|3,758||MBA||15. září 1972||Palomar||T. Gehrels
|-
|(5041) Theotes||1973 SW1|| align=right|10,5|| align=right|5,153|| align=right|0,036|| align=right|10,61|| align=right|11,70||JUT||19. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(5042) Colpa||1974 ME|| align=right|11,3|| align=right|3,006|| align=right|0,050|| align=right|11,07|| align=right|5,212||MBA||20. června 1974||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|(5043) Zadornov||1974 SB5|| align=right|12,4|| align=right|3,115|| align=right|0,160|| align=right|1,87|| align=right|5,497||MBA||19. září 1974||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(5044) Shestaka||1977 QH4|| align=right|13,3|| align=right|2,241|| align=right|0,106|| align=right|5,85|| align=right|3,355||MBA||18. srpna 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(5045) Hoyin||1978 UL2|| align=right|12,7|| align=right|3,136|| align=right|0,192|| align=right|2,57|| align=right|5,552||MBA||29. října 1978||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(5046) Carletonmoore||1981 DQ|| align=right|12,8|| align=right|2,579|| align=right|0,066|| align=right|13,40|| align=right|4,140||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(5047) Zanda||1981 EO42|| align=right|13,8|| align=right|2,533|| align=right|0,137|| align=right|5,50|| align=right|4,032||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(5048) Moriarty||1981 GC|| align=right|13,2|| align=right|2,627|| align=right|0,175|| align=right|1,40|| align=right|4,256||MBA||1. dubna 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5049) Sherlock||1981 VC1|| align=right|13,6|| align=right|2,200|| align=right|0,162|| align=right|2,95|| align=right|3,262||MBA||2. listopadu 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5050) Doctorwatson||1983 RD2|| align=right|13,4|| align=right|2,401|| align=right|0,121|| align=right|0,87|| align=right|3,719||MBA||14. září 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5051) Ralph||1984 SM|| align=right|13,3|| align=right|2,295|| align=right|0,143|| align=right|5,88|| align=right|3,475||MBA||24. září 1984||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(5052) Nancyruth||1984 UT3|| align=right|13,4|| align=right|2,258|| align=right|0,198|| align=right|5,77|| align=right|3,391||MBA||23. října 1984||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(5053) Chladni||1985 FB2|| align=right|13,1|| align=right|2,400|| align=right|0,167|| align=right|11,49|| align=right|3,718||MBA||22. března 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5054) Keil||1986 AO2|| align=right|13,7|| align=right|2,456|| align=right|0,146|| align=right|7,48|| align=right|3,849||MBA||12. ledna 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5055) Opekushin||1986 PB5|| align=right|12,0|| align=right|3,089|| align=right|0,173|| align=right|2,91|| align=right|5,428||MBA||13. srpna 1986||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(5056) Rahua||1986 RQ5|| align=right|13,2|| align=right|2,641|| align=right|0,199|| align=right|7,27|| align=right|4,291||MBA||9. září 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(5057)||1987 DC6|| align=right|11,8|| align=right|3,126|| align=right|0,146|| align=right|7,00|| align=right|5,527||MBA||22. února 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(5058) Tarrega||1987 OM|| align=right|13,7|| align=right|2,254|| align=right|0,233|| align=right|7,18|| align=right|3,383||MBA||28. července 1987||Geisei||T. Seki
|-
|(5059) Saroma||1988 AF|| align=right|12,2|| align=right|2,594|| align=right|0,134|| align=right|12,63|| align=right|4,178||MBA||11. ledna 1988||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(5060) Yoneta||1988 BO5|| align=right|13,2|| align=right|2,617|| align=right|0,188|| align=right|1,98|| align=right|4,232||MBA||24. ledna 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5061) McIntosh||1988 DJ|| align=right|12,4|| align=right|3,064|| align=right|0,067|| align=right|8,74|| align=right|5,363||MBA||22. února 1988||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(5062)||1989 CZ|| align=right|13,6|| align=right|2,260|| align=right|0,168|| align=right|3,31|| align=right|3,397||MBA||6. února 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(5063) Monteverdi||1989 CJ5|| align=right|14,2|| align=right|2,391|| align=right|0,228|| align=right|1,54|| align=right|3,697||MBA||2. února 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(5064) Tanchozuru||1990 FS|| align=right|12,8|| align=right|2,253|| align=right|0,185|| align=right|6,56|| align=right|3,382||MBA||16. března 1990||Kushiro||M. Matsuyama; K. Watanabe
|-
|(5065) Johnstone||1990 FP1|| align=right|12,9|| align=right|2,516|| align=right|0,048|| align=right|6,56|| align=right|3,989||MBA||24. března 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(5066) Garradd||1990 MA|| align=right|14,1|| align=right|1,937|| align=right|0,155|| align=right|41,45|| align=right|2,695||MBA||22. června 1990||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(5067) Occidental||1990 OX|| align=right|12,2|| align=right|2,806|| align=right|0,075|| align=right|7,37|| align=right|4,699||MBA||19. července 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(5068) Cragg||1990 TC|| align=right|12,0|| align=right|3,033|| align=right|0,063|| align=right|11,64|| align=right|5,281||MBA||9. října 1990||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(5069) Tokeidai||1991 QB|| align=right|13,2|| align=right|2,252|| align=right|0,132|| align=right|5,01|| align=right|3,378||MBA||16. srpna 1991||Sapporo||K. Watanabe
|-
|(5070) Arai||1991 XT|| align=right|11,1|| align=right|3,104|| align=right|0,073|| align=right|6,04|| align=right|5,469||MBA||9. prosince 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5071) Schoenmaker||3099 T-2|| align=right|12,2|| align=right|3,186|| align=right|0,179|| align=right|10,09|| align=right|5,687||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(5072) Hioki||1931 TS1|| align=right|12,2|| align=right|2,910|| align=right|0,088|| align=right|2,03|| align=right|4,963||MBA||9. října 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(5073) Junttura||1943 EN|| align=right|13,3|| align=right|2,227|| align=right|0,101|| align=right|6,62|| align=right|3,322||MBA||3. března 1943||Turku||Y. Vaisala
|-
|(5074) Goetzoertel||1949 QQ1|| align=right|11,7|| align=right|2,993|| align=right|0,102|| align=right|8,56|| align=right|5,177||MBA||24. srpna 1949||Brooklyn||Indiana University
|-
|(5075) Goryachev||1969 TN4|| align=right|13,6|| align=right|2,413|| align=right|0,175|| align=right|1,33|| align=right|3,749||MBA||13. října 1969||Krym–Naučnyj||B. A. Burnaševa
|-
|(5076) Lebedev-Kumach||1973 SG4|| align=right|13,0|| align=right|2,417|| align=right|0,234|| align=right|9,48|| align=right|3,758||MBA||26. září 1973||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(5077)||1974 MG|| align=right|14,2|| align=right|2,231|| align=right|0,184|| align=right|5,50|| align=right|3,331||MBA||17. června 1974||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|(5078) Solovjev-Sedoj||1974 SW|| align=right|13,6|| align=right|2,668|| align=right|0,215|| align=right|2,84|| align=right|4,357||MBA||19. září 1974||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(5079) Brubeck||1975 DB|| align=right|12,6|| align=right|2,641|| align=right|0,207|| align=right|10,77|| align=right|4,292||MBA||16. února 1975||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|(5080) Oja||1976 EB|| align=right|12,9|| align=right|2,242|| align=right|0,124|| align=right|5,46|| align=right|3,357||MBA||2. března 1976||Kvistaberg||C.-I. Lagerkvist
|-
|(5081)||1976 WC1|| align=right|12,1|| align=right|2,319|| align=right|0,114|| align=right|13,19|| align=right|3,531||MBA||18. listopadu 1976||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|(5082) Nihonsyoki||1977 DN4|| align=right|12,8|| align=right|3,134|| align=right|0,127|| align=right|2,96|| align=right|5,547||MBA||18. února 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(5083) Irinara||1977 EV|| align=right|11,9|| align=right|2,554|| align=right|0,081|| align=right|14,75|| align=right|4,080||MBA||13. března 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(5084) Gnedin||1977 FN1|| align=right|11,7|| align=right|3,149|| align=right|0,103|| align=right|7,44|| align=right|5,587||MBA||26. března 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(5085) Hippocrene||1977 NN|| align=right|13,8|| align=right|2,257|| align=right|0,180|| align=right|4,86|| align=right|3,389||MBA||14. července 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(5086) Demin||1978 RH1|| align=right|14,0|| align=right|2,177|| align=right|0,114|| align=right|3,40|| align=right|3,212||MBA||5. září 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(5087) Emelʹyanov||1978 RM2|| align=right|13,1|| align=right|2,746|| align=right|0,008|| align=right|4,90|| align=right|4,549||MBA||12. září 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(5088) Tancredi||1979 QZ1|| align=right|12,5|| align=right|3,107|| align=right|0,155|| align=right|0,59|| align=right|5,476||MBA||22. srpna 1979||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(5089) Nádherná||1979 SN|| align=right|12,8|| align=right|2,794|| align=right|0,080|| align=right|13,01|| align=right|4,671||MBA||25. září 1979||Kleť||A. Mrkos
|-
|(5090) Wyeth||1980 CG|| align=right|12,2|| align=right|2,532|| align=right|0,294|| align=right|9,61|| align=right|4,028||MBA||9. února 1980||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(5091) Isakovskij||1981 SD4|| align=right|12,1|| align=right|2,784|| align=right|0,011|| align=right|3,21|| align=right|4,644||MBA||25. září 1981||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(5092) Manara||1982 FJ|| align=right|11,0|| align=right|3,198|| align=right|0,062|| align=right|16,11|| align=right|5,719||MBA||21. března 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5093) Svirelia||1982 TG1|| align=right|13,0|| align=right|2,663|| align=right|0,169|| align=right|12,75|| align=right|4,346||MBA||14. října 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(5094) Seryozha||1982 UT6|| align=right|13,1|| align=right|2,840|| align=right|0,086|| align=right|1,67|| align=right|4,786||MBA||20. října 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(5095) Escalante||1983 NL|| align=right|13,2|| align=right|2,431|| align=right|0,218|| align=right|14,61|| align=right|3,790||MBA||10. července 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5096) Luzin||1983 RC5|| align=right|12,8|| align=right|2,352|| align=right|0,149|| align=right|7,25|| align=right|3,606||MBA||5. září 1983||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(5097) Axford||1983 TW1|| align=right|13,2|| align=right|2,597|| align=right|0,228|| align=right|3,90|| align=right|4,184||MBA||12. října 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5098)||1985 CH2|| align=right|13,7|| align=right|2,572|| align=right|0,072|| align=right|9,64|| align=right|4,125||MBA||14. února 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(5099)||1985 DY1|| align=right|13,2|| align=right|2,485|| align=right|0,052|| align=right|1,19|| align=right|3,916||MBA||16. února 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(5100) Pasachoff||1985 GW|| align=right|13,3|| align=right|2,471|| align=right|0,134|| align=right|7,73|| align=right|3,883||MBA||15. dubna 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5101) Akhmerov||1985 UB5|| align=right|12,0|| align=right|3,006|| align=right|0,116|| align=right|10,70|| align=right|5,212||MBA||22. října 1985||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(5102) Benfranklin||1986 RD1|| align=right|12,7|| align=right|2,799|| align=right|0,198|| align=right|8,13|| align=right|4,683||MBA||2. září 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|(5103) Diviš||1986 RP1|| align=right|12,6|| align=right|2,750|| align=right|0,016|| align=right|4,89|| align=right|4,559||MBA||4. září 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|(5104) Skripnichenko||1986 RU5|| align=right|11,6|| align=right|2,616|| align=right|0,116|| align=right|14,36|| align=right|4,231||MBA||7. září 1986||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(5105) Westerhout||1986 TM1|| align=right|12,6|| align=right|2,596|| align=right|0,158|| align=right|11,66|| align=right|4,183||MBA||4. října 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5106) Mortensen||1987 DJ|| align=right|11,9|| align=right|3,022|| align=right|0,123|| align=right|10,86|| align=right|5,251||MBA||19. února 1987||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(5107)||1987 DS6|| align=right|12,0|| align=right|3,132|| align=right|0,082|| align=right|9,05|| align=right|5,542||MBA||24. února 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(5108) Lübeck||1987 QG2|| align=right|13,5|| align=right|2,306|| align=right|0,111|| align=right|6,43|| align=right|3,500||MBA||21. srpna 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|(5109) Robertmiller||1987 RM1|| align=right|13,6|| align=right|2,241|| align=right|0,066|| align=right|3,58|| align=right|3,353||MBA||13. září 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(5110) Belgirate||1987 SV|| align=right|12,7|| align=right|2,388|| align=right|0,110|| align=right|3,82|| align=right|3,689||MBA||19. září 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5111) Jacliff||1987 SE4|| align=right|13,1|| align=right|2,355|| align=right|0,127|| align=right|5,81|| align=right|3,613||MBA||29. září 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5112) Kusaji||1987 SM13|| align=right|13,6|| align=right|2,175|| align=right|0,131|| align=right|5,77|| align=right|3,207||MBA||23. září 1987||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5113) Kohno||1988 BN|| align=right|12,6|| align=right|2,667|| align=right|0,226|| align=right|31,59|| align=right|4,354||MBA||19. ledna 1988||Geisei||T. Seki
|-
|(5114) Yezo||1988 CO|| align=right|12,6|| align=right|2,471|| align=right|0,013|| align=right|4,17|| align=right|3,885||MBA||15. února 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5115) Frimout||1988 CD4|| align=right|12,3|| align=right|3,022|| align=right|0,128|| align=right|8,67|| align=right|5,254||MBA||13. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(5116) Korsør||1988 EU|| align=right|11,4|| align=right|3,199|| align=right|0,121|| align=right|5,26|| align=right|5,720||MBA||13. března 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(5117) Mokotoyama||1988 GH|| align=right|11,9|| align=right|3,057|| align=right|0,075|| align=right|9,79|| align=right|5,344||MBA||8. dubna 1988||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(5118) Elnapoul||1988 RB|| align=right|12,0|| align=right|2,606|| align=right|0,216|| align=right|12,09|| align=right|4,206||MBA||7. září 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(5119)||1988 RA1|| align=right|9,6|| align=right|5,202|| align=right|0,109|| align=right|15,95|| align=right|11,87||JUT||8. září 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(5120) Bitias||1988 TZ1|| align=right|9,5|| align=right|5,293|| align=right|0,110|| align=right|24,98|| align=right|12,18||JUT||13. října 1988||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(5121) Numazawa||1989 AX1|| align=right|13,2|| align=right|2,231|| align=right|0,172|| align=right|6,47|| align=right|3,332||MBA||15. ledna 1989||Kitami||M. Yanai; K. Watanabe
|-
|(5122) Mucha||1989 AZ1|| align=right|12,2|| align=right|2,588|| align=right|0,201|| align=right|12,75|| align=right|4,164||MBA||3. ledna 1989||Kleť||A. Mrkos
|-
|(5123)||1989 BL|| align=right|9,9|| align=right|5,241|| align=right|0,102|| align=right|8,53|| align=right|12,00||JUT||28. ledna 1989||Gekko||Y. Oshima
|-
|(5124) Muraoka||1989 CW|| align=right|13,8|| align=right|2,265|| align=right|0,080|| align=right|0,88|| align=right|3,407||MBA||4. února 1989||Geisei||T. Seki
|-
|(5125) Okushiri||1989 CN1|| align=right|13,4|| align=right|2,465|| align=right|0,160|| align=right|3,87|| align=right|3,870||MBA||10. února 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5126) Achaemenides||1989 CH2|| align=right|10,1|| align=right|5,231|| align=right|0,026|| align=right|29,88|| align=right|11,97||JUT||1. února 1989||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(5127) Bruhns||1989 CO3|| align=right|14,6|| align=right|2,377|| align=right|0,155|| align=right|6,17|| align=right|3,664||MBA||4. února 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(5128) Wakabayashi||1989 FJ|| align=right|12,2|| align=right|2,768|| align=right|0,143|| align=right|6,96|| align=right|4,605||MBA||30. března 1989||Ayashi||M. Koishikawa
|-
|(5129) Groom||1989 GN|| align=right|12,4|| align=right|2,380|| align=right|0,085|| align=right|10,35|| align=right|3,671||MBA||7. dubna 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(5130) Ilioneus||1989 SC7|| align=right|9,8|| align=right|5,248|| align=right|0,010|| align=right|15,71|| align=right|12,03||JUT||30. září 1989||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(5131)||1990 BG|| align=right|14,1|| align=right|1,487|| align=right|0,570|| align=right|36,41|| align=right|1,812||APL||21. ledna 1990||Palomar||E. F. Helin; B. Roman
|-
|(5132) Maynard||1990 ME|| align=right|12,0|| align=right|2,673|| align=right|0,117|| align=right|11,35|| align=right|4,371||MBA||22. června 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(5133) Phillipadams||1990 PA|| align=right|11,5|| align=right|2,714|| align=right|0,225|| align=right|12,02|| align=right|4,469||MBA||12. srpna 1990||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(5134) Ebilson||1990 SM2|| align=right|12,0|| align=right|2,789|| align=right|0,039|| align=right|8,12|| align=right|4,657||MBA||17. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(5135) Nibutani||1990 UE|| align=right|12,9|| align=right|2,240|| align=right|0,129|| align=right|3,31|| align=right|3,352||MBA||16. října 1990||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5136) Baggaley||1990 UG2|| align=right|11,6|| align=right|3,021|| align=right|0,115|| align=right|11,17|| align=right|5,249||MBA||20. října 1990||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(5137) Frevert||1990 VC|| align=right|13,5|| align=right|2,563|| align=right|0,072|| align=right|14,21|| align=right|4,103||MBA||8. listopadu 1990||Chions||J. M. Baur
|-
|(5138) Gyoda||1990 VD2|| align=right|11,7|| align=right|3,098|| align=right|0,172|| align=right|0,80|| align=right|5,451||MBA||13. listopadu 1990||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|(5139) Rumoi||1990 VH4|| align=right|11,2|| align=right|2,854|| align=right|0,035|| align=right|2,86|| align=right|4,822||MBA||13. listopadu 1990||Kagoshima||M. Mukai; M. Takeishi
|-
|(5140) Kida||1990 XH|| align=right|11,4|| align=right|3,178|| align=right|0,115|| align=right|11,43|| align=right|5,664||MBA||8. prosince 1990||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5141) Tachibana||1990 YB|| align=right|12,7|| align=right|2,871|| align=right|0,066|| align=right|2,85|| align=right|4,865||MBA||16. prosince 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(5142) Okutama||1990 YD|| align=right|11,8|| align=right|2,540|| align=right|0,275|| align=right|6,28|| align=right|4,047||MBA||18. prosince 1990||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|(5143) Heracles||1991 VL|| align=right|14,0|| align=right|1,833|| align=right|0,773|| align=right|9,14|| align=right|2,481||APL||7. listopadu 1991||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(5144) Achates||1991 XX|| align=right|8,9|| align=right|5,229|| align=right|0,272|| align=right|8,90|| align=right|11,96||JUT||2. prosince 1991||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(5145) Pholus||1992 AD|| align=right|7,0|| align=right|20,44|| align=right|0,573|| align=right|24,69|| align=right|92,4||CNT||9. ledna 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(5146) Moiwa||1992 BP|| align=right|11,9|| align=right|2,743|| align=right|0,158|| align=right|13,88|| align=right|4,541||MBA||28. ledna 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5147) Maruyama||1992 BQ|| align=right|12,4|| align=right|2,620|| align=right|0,203|| align=right|8,34|| align=right|4,240||MBA||28. ledna 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5148) Giordano||5557 P-L|| align=right|13,5|| align=right|3,126|| align=right|0,137|| align=right|1,14|| align=right|5,527||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(5149) Leibniz||6582 P-L|| align=right|12,6|| align=right|3,159|| align=right|0,152|| align=right|0,75|| align=right|5,615||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(5150) Fellini||7571 P-L|| align=right|12,9|| align=right|2,478|| align=right|0,108|| align=right|6,67|| align=right|3,900||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(5151) Weerstra||2160 T-2|| align=right|12,6|| align=right|3,196|| align=right|0,201|| align=right|0,96|| align=right|5,714||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(5152)||1931 UD|| align=right|12,9|| align=right|2,627|| align=right|0,179|| align=right|12,90|| align=right|4,256||MBA||18. října 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(5153)||1940 GO|| align=right|11,2|| align=right|2,656|| align=right|0,175|| align=right|12,80|| align=right|4,328||MBA||9. dubna 1940||Turku||Y. Vaisala
|-
|(5154) Leonov||1969 TL1|| align=right|12,2|| align=right|3,080|| align=right|0,106|| align=right|2,89|| align=right|5,404||MBA||8. října 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(5155) Denisyuk||1972 HR|| align=right|11,9|| align=right|3,119|| align=right|0,136|| align=right|6,16|| align=right|5,506||MBA||18. dubna 1972||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(5156) Golant||1972 KL|| align=right|13,5|| align=right|2,398|| align=right|0,190|| align=right|5,58|| align=right|3,712||MBA||18. května 1972||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(5157) Hindemith||1973 UB5|| align=right|11,6|| align=right|3,218|| align=right|0,148|| align=right|0,21|| align=right|5,772||MBA||27. října 1973||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(5158) Ogarev||1976 YY|| align=right|14,1|| align=right|2,424|| align=right|0,178|| align=right|3,15|| align=right|3,774||MBA||16. prosince 1976||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(5159) Burbine||1977 RG|| align=right|13,0|| align=right|2,791|| align=right|0,109|| align=right|9,25|| align=right|4,661||MBA||9. září 1977||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(5160) Camoes||1979 YO|| align=right|12,8|| align=right|2,402|| align=right|0,071|| align=right|8,29|| align=right|3,723||MBA||23. prosince 1979||La Silla||H. Debehogne; E. R. Netto
|-
|(5161) Wightman||1980 TX3|| align=right|12,4|| align=right|2,845|| align=right|0,085|| align=right|1,52|| align=right|4,799||MBA||9. října 1980||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(5162) Piemonte||1982 BW|| align=right|11,5|| align=right|3,018|| align=right|0,068|| align=right|11,24|| align=right|5,243||MBA||18. ledna 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5163)||1983 TD2|| align=right|13,0|| align=right|2,467|| align=right|0,203|| align=right|7,54|| align=right|3,875||MBA||9. října 1983||Anderson Mesa||J. Wagner
|-
|(5164) Mullo||1984 WE1|| align=right|13,1|| align=right|3,644|| align=right|0,505|| align=right|19,84|| align=right|6,955||MBA||20. listopadu 1984||Caussols||C. Pollas
|-
|(5165) Videnom||1985 CG|| align=right|13,7|| align=right|2,391|| align=right|0,171|| align=right|3,38|| align=right|3,696||MBA||11. února 1985||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(5166) Olson||1985 FU1|| align=right|13,0|| align=right|2,340|| align=right|0,107|| align=right|4,22|| align=right|3,580||MBA||22. března 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5167) Joeharms||1985 GU1|| align=right|12,3|| align=right|2,664|| align=right|0,210|| align=right|14,99|| align=right|4,348||MBA||11. dubna 1985||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(5168) Jenner||1986 EJ|| align=right|13,0|| align=right|2,341|| align=right|0,206|| align=right|23,47|| align=right|3,581||MBA||6. března 1986||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(5169) Duffell||1986 RU2|| align=right|13,9|| align=right|2,261|| align=right|0,149|| align=right|2,62|| align=right|3,398||MBA||6. září 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5170) Sissons||1987 EH|| align=right|12,0|| align=right|3,024|| align=right|0,062|| align=right|10,36|| align=right|5,258||MBA||3. března 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5171) Augustesen||1987 SQ3|| align=right|13,2|| align=right|2,425|| align=right|0,132|| align=right|7,10|| align=right|3,775||MBA||25. září 1987||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(5172) Yoshiyuki||1987 UX1|| align=right|13,5|| align=right|2,313|| align=right|0,171|| align=right|4,80|| align=right|3,518||MBA||28. října 1987||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5173) Stjerneborg||1988 EM1|| align=right|12,9|| align=right|2,658|| align=right|0,195|| align=right|11,76|| align=right|4,334||MBA||13. března 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(5174) Okugi||1988 HF|| align=right|13,2|| align=right|2,560|| align=right|0,136|| align=right|8,04|| align=right|4,096||MBA||16. dubna 1988||Kitami||M. Yanai; K. Watanabe
|-
|(5175) Ables||1988 VS4|| align=right|13,7|| align=right|1,968|| align=right|0,039|| align=right|16,85|| align=right|2,759||MBA||4. listopadu 1988||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(5176) Yoichi||1989 AU|| align=right|12,2|| align=right|2,686|| align=right|0,312|| align=right|7,71|| align=right|4,401||MBA||4. ledna 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5177) Hugowolf||1989 AY6|| align=right|13,9|| align=right|2,339|| align=right|0,133|| align=right|2,68|| align=right|3,576||MBA||10. ledna 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(5178)||1989 CD4|| align=right|14,1|| align=right|2,230|| align=right|0,138|| align=right|3,99|| align=right|3,329||MBA||1. února 1989||Kavalur||R. Rajamohan
|-
|(5179) Takeshima||1989 EO1|| align=right|13,6|| align=right|2,311|| align=right|0,047|| align=right|6,29|| align=right|3,513||MBA||1. března 1989||Geisei||T. Seki
|-
|(5180) Ohno||1989 GF|| align=right|13,0|| align=right|2,392|| align=right|0,063|| align=right|6,06|| align=right|3,699||MBA||6. dubna 1989||Kitami||T. Fujii; K. Watanabe
|-
|(5181) SURF||1989 GO|| align=right|12,9|| align=right|2,410|| align=right|0,135|| align=right|3,16|| align=right|3,741||MBA||7. dubna 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(5182) Bray||1989 NE|| align=right|12,5|| align=right|2,588|| align=right|0,158|| align=right|15,88|| align=right|4,164||MBA||1. července 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(5183) Robyn||1990 OA1|| align=right|11,9|| align=right|2,571|| align=right|0,108|| align=right|14,82|| align=right|4,121||MBA||22. července 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(5184) Cavaillé-Coll||1990 QY7|| align=right|13,7|| align=right|2,157|| align=right|0,033|| align=right|4,01|| align=right|3,167||MBA||16. srpna 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(5185) Alerossi||1990 RV2|| align=right|12,2|| align=right|2,679|| align=right|0,081|| align=right|8,39|| align=right|4,385||MBA||15. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(5186) Donalu||1990 SB4|| align=right|11,8|| align=right|2,579|| align=right|0,084|| align=right|14,91|| align=right|4,140||MBA||22. září 1990||Palomar||B. Roman
|-
|(5187) Domon||1990 TK1|| align=right|12,2|| align=right|2,926|| align=right|0,078|| align=right|3,03|| align=right|5,004||MBA||15. října 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(5188) Paine||1990 TZ2|| align=right|12,9|| align=right|2,581|| align=right|0,137|| align=right|13,53|| align=right|4,145||MBA||15. října 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(5189)||1990 UQ|| align=right|17,3|| align=right|1,552|| align=right|0,478|| align=right|3,58|| align=right|1,932||APL PHA||20. října 1990||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(5190)||1990 UR2|| align=right|11,7|| align=right|3,145|| align=right|0,209|| align=right|14,09|| align=right|5,576||MBA||16. října 1990||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5191)||1990 VO3|| align=right|11,6|| align=right|3,010|| align=right|0,115|| align=right|9,03|| align=right|5,220||MBA||13. listopadu 1990||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5192) Yabuki||1991 CC|| align=right|10,4|| align=right|3,194|| align=right|0,084|| align=right|14,91|| align=right|5,708||MBA||4. února 1991||Kitami||T. Fujii; K. Watanabe
|-
|(5193)||1992 ET|| align=right|11,8|| align=right|3,180|| align=right|0,159|| align=right|2,72|| align=right|5,669||MBA||7. března 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5194) Böttger||4641 P-L|| align=right|14,0|| align=right|2,708|| align=right|0,045|| align=right|4,31|| align=right|4,455||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(5195) Kaendler||3289 T-1|| align=right|13,8|| align=right|2,163|| align=right|0,132|| align=right|3,90|| align=right|3,180||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(5196) Bustelli||3102 T-2|| align=right|12,6|| align=right|2,700|| align=right|0,138|| align=right|13,23|| align=right|4,436||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(5197) Rottmann||4265 T-2|| align=right|11,9|| align=right|3,007|| align=right|0,119|| align=right|11,12|| align=right|5,214||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(5198) Fongyunwah||1975 BP1|| align=right|12,1|| align=right|3,111|| align=right|0,167|| align=right|2,11|| align=right|5,486||MBA||16. ledna 1975||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(5199) Dortmund||1981 RP2|| align=right|12,1|| align=right|2,621|| align=right|0,179|| align=right|12,25|| align=right|4,242||MBA||7. září 1981||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(5200) Pamal||1983 CM|| align=right|13,8|| align=right|2,244|| align=right|0,145|| align=right|5,96|| align=right|3,361||MBA||11. února 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5201) Ferraz-Mello||1983 XF|| align=right|14,8|| align=right|3,175|| align=right|0,518|| align=right|4,06|| align=right|5,657||MBA||1. prosince 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5202)||1983 XX|| align=right|13,2|| align=right|2,401|| align=right|0,167|| align=right|12,63|| align=right|3,719||MBA||5. prosince 1983||Kleť||A. Mrkos
|-
|(5203) Pavarotti||1984 SF1|| align=right|13,5|| align=right|2,235|| align=right|0,185|| align=right|2,80|| align=right|3,341||MBA||27. září 1984||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(5204) Herakleitos||1988 CN2|| align=right|12,2|| align=right|3,148|| align=right|0,136|| align=right|0,87|| align=right|5,583||MBA||11. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(5205)||1988 CU7|| align=right|13,2|| align=right|2,338|| align=right|0,044|| align=right|6,39|| align=right|3,575||MBA||11. února 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5206) Kodomonomori||1988 ED|| align=right|13,0|| align=right|2,604|| align=right|0,102|| align=right|12,97|| align=right|4,203||MBA||7. března 1988||Gekko||Y. Oshima
|-
|(5207) Hearnshaw||1988 HE|| align=right|13,7|| align=right|2,552|| align=right|0,190|| align=right|12,79|| align=right|4,075||MBA||15. dubna 1988||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|(5208) Royer||1989 CH1|| align=right|11,6|| align=right|2,605|| align=right|0,047|| align=right|15,89|| align=right|4,205||MBA||6. února 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(5209)||1989 CW1|| align=right|10,1|| align=right|5,152|| align=right|0,050|| align=right|9,07|| align=right|11,70||JUT||13. února 1989||Geisei||T. Seki
|-
|(5210) Saint-Saëns||1989 EL6|| align=right|14,4|| align=right|2,439|| align=right|0,150|| align=right|2,15|| align=right|3,809||MBA||7. března 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(5211) Stevenson||1989 NX|| align=right|13,4|| align=right|2,295|| align=right|0,245|| align=right|26,81|| align=right|3,476||MBA||8. července 1989||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(5212)||1989 SS|| align=right|11,6|| align=right|3,028|| align=right|0,084|| align=right|11,38|| align=right|5,268||MBA||29. září 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5213) Takahashi||1990 FU|| align=right|11,9|| align=right|3,003|| align=right|0,046|| align=right|9,49|| align=right|5,203||MBA||18. března 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(5214) Oozora||1990 VN3|| align=right|13,5|| align=right|2,188|| align=right|0,104|| align=right|6,08|| align=right|3,237||MBA||13. listopadu 1990||Kitami||A. Takahashi; K. Watanabe
|-
|(5215) Tsurui||1991 AE|| align=right|11,2|| align=right|2,685|| align=right|0,149|| align=right|14,11|| align=right|4,399||MBA||9. ledna 1991||Kushiro||M. Matsuyama; K. Watanabe
|-
|(5216)||1941 HA|| align=right|11,6|| align=right|2,610|| align=right|0,161|| align=right|14,09|| align=right|4,215||MBA||16. dubna 1941||Turku||L. Oterma
|-
|(5217)||1966 CL|| align=right|13,9|| align=right|2,383|| align=right|0,167|| align=right|2,92|| align=right|3,678||MBA||13. února 1966||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(5218) Kutsak||1969 TB3|| align=right|13,8|| align=right|2,352|| align=right|0,154|| align=right|2,98|| align=right|3,606||MBA||9. října 1969||Krym–Naučnyj||B. A. Burnaševa
|-
|(5219) Zemka||1976 GU3|| align=right|12,3|| align=right|3,190|| align=right|0,136|| align=right|2,04|| align=right|5,697||MBA||2. dubna 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(5220) Vika||1979 SA8|| align=right|13,3|| align=right|2,269|| align=right|0,205|| align=right|5,41|| align=right|3,417||MBA||23. září 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(5221) Fabribudweis||1980 FB|| align=right|12,4|| align=right|3,218|| align=right|0,096|| align=right|1,60|| align=right|5,771||MBA||16. března 1980||Kleť||L. Brožek
|-
|(5222) Ioffe||1980 TL13|| align=right|11,0|| align=right|2,774|| align=right|0,146|| align=right|34,59|| align=right|4,620||MBA||11. října 1980||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(5223) McSween||1981 EX6|| align=right|13,6|| align=right|3,203|| align=right|0,168|| align=right|16,91|| align=right|5,732||MBA||6. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(5224) Abbe||1982 DX3|| align=right|14,3|| align=right|2,247|| align=right|0,009|| align=right|7,94|| align=right|3,367||MBA||21. února 1982||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(5225) Loral||1983 TS1|| align=right|12,6|| align=right|3,078|| align=right|0,191|| align=right|2,35|| align=right|5,398||MBA||12. října 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5226) Pollack||1983 WL|| align=right|13,3|| align=right|2,334|| align=right|0,092|| align=right|10,48|| align=right|3,565||MBA||28. listopadu 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5227)||1986 PE|| align=right|13,1|| align=right|2,292|| align=right|0,087|| align=right|8,62|| align=right|3,469||MBA||4. srpna 1986||Palomar||INAS
|-
|(5228) Máca||1986 VT|| align=right|12,2|| align=right|3,107|| align=right|0,164|| align=right|1,26|| align=right|5,475||MBA||3. listopadu 1986||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(5229)||1987 DE6|| align=right|11,8|| align=right|3,119|| align=right|0,155|| align=right|5,72|| align=right|5,508||MBA||23. února 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(5230) Asahina||1988 EF|| align=right|13,4|| align=right|2,401|| align=right|0,373|| align=right|20,71|| align=right|3,720||MBA||10. března 1988||Palomar||J. Alu
|-
|(5231) Verne||1988 JV|| align=right|11,1|| align=right|2,619|| align=right|0,152|| align=right|14,91|| align=right|4,239||MBA||9. května 1988||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(5232) Jordaens||1988 PR1|| align=right|12,0|| align=right|2,850|| align=right|0,162|| align=right|12,22|| align=right|4,811||MBA||14. srpna 1988||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(5233)||1988 RL10|| align=right|11,9|| align=right|5,154|| align=right|0,046|| align=right|3,38|| align=right|11,70||JUT||14. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(5234) Sechenov||1989 VP|| align=right|11,4|| align=right|2,764|| align=right|0,162|| align=right|35,87|| align=right|4,594||MBA||4. listopadu 1989||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(5235) Jean-Loup||1990 SA1|| align=right|12,8|| align=right|2,297|| align=right|0,142|| align=right|4,85|| align=right|3,481||MBA||16. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(5236) Yoko||1990 TG3|| align=right|13,0|| align=right|2,331|| align=right|0,111|| align=right|7,41|| align=right|3,558||MBA||10. října 1990||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(5237) Yoshikawa||1990 UF3|| align=right|13,2|| align=right|2,241|| align=right|0,095|| align=right|5,14|| align=right|3,354||MBA||26. října 1990||Oohira||T. Urata
|-
|(5238) Naozane||1990 VE2|| align=right|12,7|| align=right|2,275|| align=right|0,118|| align=right|5,88|| align=right|3,432||MBA||13. listopadu 1990||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|(5239) Reiki||1990 VC4|| align=right|12,5|| align=right|2,787|| align=right|0,137|| align=right|8,50|| align=right|4,653||MBA||14. listopadu 1990||Yatsugatake||S. Izumikawa; O. Muramatsu
|-
|(5240) Kwasan||1990 XE|| align=right|12,4|| align=right|2,383|| align=right|0,101|| align=right|5,62|| align=right|3,678||MBA||7. prosince 1990||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|(5241)||1990 YL|| align=right|11,9|| align=right|3,121|| align=right|0,186|| align=right|3,71|| align=right|5,513||MBA||23. prosince 1990||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5242) Kenreimonin||1991 BO|| align=right|12,5|| align=right|2,801|| align=right|0,070|| align=right|2,88|| align=right|4,688||MBA||18. ledna 1991||Karasuyama||S. Inoda; T. Urata
|-
|(5243) Clasien||1246 T-2|| align=right|12,9|| align=right|2,780|| align=right|0,175|| align=right|7,48|| align=right|4,633||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(5244) Amphilochos||1973 SQ1|| align=right|10,1|| align=right|5,157|| align=right|0,029|| align=right|6,17|| align=right|11,72||JUT||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(5245) Maslyakov||1976 GR2|| align=right|13,5|| align=right|2,162|| align=right|0,104|| align=right|3,26|| align=right|3,178||MBA||1. dubna 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(5246) Migliorini||1979 OB|| align=right|14,5|| align=right|2,225|| align=right|0,283|| align=right|5,62|| align=right|3,318||MBA||26. července 1979||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5247) Krylov||1982 UP6|| align=right|12,5|| align=right|2,335|| align=right|0,162|| align=right|23,50|| align=right|3,568||MBA||20. října 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(5248) Scardia||1983 GQ|| align=right|13,9|| align=right|2,221|| align=right|0,172|| align=right|0,36|| align=right|3,309||MBA||6. dubna 1983||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|(5249) Giza||1983 HJ|| align=right|12,1|| align=right|3,173|| align=right|0,144|| align=right|2,17|| align=right|5,650||MBA||18. dubna 1983||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|(5250) Jas||1984 QF|| align=right|12,9|| align=right|2,680|| align=right|0,190|| align=right|13,49|| align=right|4,386||MBA||21. srpna 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|(5251) Bradwood||1985 KA|| align=right|14,2|| align=right|2,361|| align=right|0,296|| align=right|22,18|| align=right|3,626||MBA||18. května 1985||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|(5252) Vikrymov||1985 PZ1|| align=right|13,3|| align=right|2,374|| align=right|0,149|| align=right|8,61|| align=right|3,657||MBA||13. srpna 1985||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(5253)||1985 XB|| align=right|13,7|| align=right|1,975|| align=right|0,225|| align=right|28,78|| align=right|2,774||MBA||15. prosince 1985||Palomar||S. Singer-Brewster
|-
|(5254) Ulysses||1986 VG1|| align=right|8,8|| align=right|5,244|| align=right|0,121|| align=right|24,19|| align=right|12,01||JUT||7. listopadu 1986||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(5255) Johnsophie||1988 KF|| align=right|12,1|| align=right|2,671|| align=right|0,019|| align=right|11,61|| align=right|4,366||MBA||19. května 1988||Palomar||E. F. Helin
|-
|(5256) Farquhar||1988 NN|| align=right|12,3|| align=right|2,553|| align=right|0,202|| align=right|14,96|| align=right|4,077||MBA||11. července 1988||Palomar||E. F. Helin; C. Mikolajczak; R. Coker
|-
|(5257)||1988 RS10|| align=right|12,0|| align=right|5,189|| align=right|0,033|| align=right|2,87|| align=right|11,82||JUT||14. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(5258)||1989 AU1|| align=right|10,0|| align=right|5,232|| align=right|0,078|| align=right|5,90|| align=right|11,97||JUT||1. ledna 1989||Gekko||Y. Oshima
|-
|(5259) Epeigeus||1989 BB1|| align=right|10,3|| align=right|5,188|| align=right|0,074|| align=right|15,94|| align=right|11,82||JUT||30. ledna 1989||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(5260) Philvéron||1989 RH|| align=right|13,2|| align=right|2,601|| align=right|0,109|| align=right|13,71|| align=right|4,194||MBA||2. září 1989||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(5261) Eureka||1990 MB|| align=right|16,1|| align=right|1,524|| align=right|0,065|| align=right|20,29|| align=right|1,881||MBA||20. června 1990||Palomar||D. H. Levy; H. E. Holt
|-
|(5262) Brucegoldberg||1990 XB1|| align=right|10,9|| align=right|3,091|| align=right|0,163|| align=right|15,99|| align=right|5,432||MBA||14. prosince 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(5263) Arrius||1991 GY9|| align=right|11,6|| align=right|3,198|| align=right|0,023|| align=right|14,75|| align=right|5,718||MBA||13. dubna 1991||Siding Spring||D. I. Steel
|-
|(5264) Telephus||1991 KC|| align=right|9,5|| align=right|5,204|| align=right|0,111|| align=right|33,58|| align=right|11,88||JUT||17. května 1991||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(5265) Schadow||2570 P-L|| align=right|13,1|| align=right|3,177|| align=right|0,109|| align=right|5,77|| align=right|5,663||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(5266) Rauch||4047 T-2|| align=right|13,9|| align=right|2,718|| align=right|0,130|| align=right|15,71|| align=right|4,481||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(5267)||1966 CF|| align=right|13,2|| align=right|2,370|| align=right|0,087|| align=right|9,02|| align=right|3,649||MBA||13. února 1966||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(5268)||1971 US1|| align=right|13,3|| align=right|2,646|| align=right|0,260|| align=right|14,33|| align=right|4,303||MBA||26. října 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(5269) Paustovskij||1978 SL6|| align=right|14,2|| align=right|2,225|| align=right|0,156|| align=right|0,80|| align=right|3,319||MBA||28. září 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(5270) Kakabadze||1979 KR|| align=right|12,9|| align=right|2,576|| align=right|0,139|| align=right|11,34|| align=right|4,134||MBA||19. května 1979||La Silla||R. M. West
|-
|(5271)||1979 MH7|| align=right|13,1|| align=right|2,668|| align=right|0,119|| align=right|14,06|| align=right|4,357||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(5272) Dickinson||1981 QH2|| align=right|14,5|| align=right|2,215|| align=right|0,194|| align=right|4,45|| align=right|3,295||MBA||30. srpna 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5273)||1982 DQ6|| align=right|14,0|| align=right|2,311|| align=right|0,087|| align=right|6,31|| align=right|3,512||MBA||16. února 1982||Xinglong||Xinglong
|-
|(5274) Degewij||1985 RS|| align=right|12,3|| align=right|2,674|| align=right|0,143|| align=right|11,61|| align=right|4,371||MBA||14. září 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5275) Zdislava||1986 UU|| align=right|13,6|| align=right|2,200|| align=right|0,255|| align=right|6,06|| align=right|3,262||MBA||28. října 1986||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(5276) Gulkis||1987 GK|| align=right|12,9|| align=right|2,588|| align=right|0,171|| align=right|11,91|| align=right|4,162||MBA||1. dubna 1987||Palomar||E. F. Helin
|-
|(5277)||1988 DO|| align=right|14,3|| align=right|2,306|| align=right|0,142|| align=right|8,58|| align=right|3,501||MBA||22. února 1988||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(5278) Polly||1988 EJ1|| align=right|13,4|| align=right|2,219|| align=right|0,086|| align=right|4,11|| align=right|3,305||MBA||12. března 1988||Palomar||E. F. Helin
|-
|(5279) Arthuradel||1988 LA|| align=right|13,3|| align=right|2,479|| align=right|0,288|| align=right|13,54|| align=right|3,903||MBA||8. června 1988||Palomar||T. Rodriquez
|-
|(5280)||1988 PT|| align=right|13,1|| align=right|2,590|| align=right|0,208|| align=right|12,87|| align=right|4,167||MBA||11. srpna 1988||Palomar||C. Mikolajczak; R. Coker
|-
|(5281) Lindstrom||1988 SO1|| align=right|11,4|| align=right|3,011|| align=right|0,123|| align=right|11,09|| align=right|5,224||MBA||6. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(5282) Yamatotakeru||1988 VT|| align=right|12,8|| align=right|2,731|| align=right|0,122|| align=right|12,22|| align=right|4,513||MBA||2. listopadu 1988||Gekko||Y. Oshima
|-
|(5283) Pyrrhus||1989 BW|| align=right|9,3|| align=right|5,204|| align=right|0,149|| align=right|17,49|| align=right|11,87||JUT||31. ledna 1989||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(5284) Orsilocus||1989 CK2|| align=right|9,9|| align=right|5,217|| align=right|0,084|| align=right|20,23|| align=right|11,92||JUT||1. února 1989||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(5285) Krethon||1989 EO11|| align=right|9,8|| align=right|5,140|| align=right|0,050|| align=right|25,21|| align=right|11,65||JUT||9. března 1989||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(5286) Haruomukai||1989 VT1|| align=right|12,2|| align=right|2,917|| align=right|0,022|| align=right|2,95|| align=right|4,980||MBA||4. listopadu 1989||Kagoshima||M. Mukai; M. Takeishi
|-
|(5287) Heishu||1989 WE|| align=right|12,7|| align=right|2,684|| align=right|0,208|| align=right|6,46|| align=right|4,396||MBA||20. listopadu 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(5288) Nankichi||1989 XD|| align=right|11,9|| align=right|2,605|| align=right|0,127|| align=right|11,95|| align=right|4,203||MBA||3. prosince 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(5289)||1990 KG2|| align=right|12,1|| align=right|3,011|| align=right|0,082|| align=right|10,39|| align=right|5,224||MBA||28. května 1990||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|(5290) Langevin||1990 OD4|| align=right|11,8|| align=right|2,734|| align=right|0,065|| align=right|11,19|| align=right|4,521||MBA||30. července 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(5291) Yuuko||1990 YT|| align=right|13,1|| align=right|2,421|| align=right|0,159|| align=right|2,05|| align=right|3,765||MBA||20. prosince 1990||Kushiro||M. Matsuyama; K. Watanabe
|-
|(5292)||1991 AJ1|| align=right|11,9|| align=right|2,567|| align=right|0,157|| align=right|15,48|| align=right|4,112||MBA||12. ledna 1991||Fujieda||H. Shiozawa; M. Kizawa
|-
|(5293) Bentengahama||1991 BQ2|| align=right|11,6|| align=right|2,669|| align=right|0,112|| align=right|13,96|| align=right|4,360||MBA||23. ledna 1991||Kushiro||M. Matsuyama; K. Watanabe
|-
|(5294) Onnetoh||1991 CB|| align=right|11,8|| align=right|2,870|| align=right|0,127|| align=right|17,75|| align=right|4,861||MBA||3. února 1991||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(5295) Masayo||1991 CE|| align=right|11,5|| align=right|3,146|| align=right|0,098|| align=right|6,31|| align=right|5,580||MBA||5. února 1991||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(5296) Friedrich||9546 P-L|| align=right|11,7|| align=right|3,129|| align=right|0,105|| align=right|2,85|| align=right|5,534||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(5297) Schinkel||4170 T-2|| align=right|13,9|| align=right|2,263|| align=right|0,125|| align=right|6,53|| align=right|3,405||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(5298)||1966 PK|| align=right|12,8|| align=right|2,995|| align=right|0,213|| align=right|2,19|| align=right|5,182||MBA||7. srpna 1966||Bloemfontein||Boyden Observatory
|-
|(5299) Bittesini||1969 LB|| align=right|11,9|| align=right|3,112|| align=right|0,070|| align=right|4,88|| align=right|5,489||MBA||8. června 1969||El Leoncito||C. U. Cesco
|-
|(5300) Sats||1974 SX1|| align=right|14,1|| align=right|2,275|| align=right|0,163|| align=right|6,45|| align=right|3,432||MBA||19. září 1974||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(5301) Novobranets||1974 SD3|| align=right|11,3|| align=right|3,366|| align=right|0,099|| align=right|10,03|| align=right|6,175||MBA||20. září 1974||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(5302) Romanoserra||1976 YF5|| align=right|14,1|| align=right|2,331|| align=right|0,038|| align=right|2,15|| align=right|3,559||MBA||18. prosince 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(5303) Parijskij||1978 TT2|| align=right|12,4|| align=right|2,875|| align=right|0,022|| align=right|2,78|| align=right|4,874||MBA||3. října 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(5304) Bazhenov||1978 TA7|| align=right|12,0|| align=right|2,981|| align=right|0,071|| align=right|8,97|| align=right|5,146||MBA||2. října 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(5305)||1978 VS5|| align=right|13,3|| align=right|2,439|| align=right|0,156|| align=right|1,79|| align=right|3,808||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(5306) Fangfen||1980 BB|| align=right|12,3|| align=right|2,857|| align=right|0,067|| align=right|3,14|| align=right|4,829||MBA||25. ledna 1980||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(5307) Paul-André||1980 YC|| align=right|13,5|| align=right|2,415|| align=right|0,123|| align=right|7,07|| align=right|3,752||MBA||30. prosince 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5308) Hutchison||1981 DC2|| align=right|13,3|| align=right|2,658|| align=right|0,207|| align=right|11,87|| align=right|4,334||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(5309) MacPherson||1981 ED25|| align=right|14,1|| align=right|2,253|| align=right|0,234|| align=right|4,05|| align=right|3,380||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(5310) Papike||1981 EP26|| align=right|13,6|| align=right|2,390|| align=right|0,087|| align=right|6,19|| align=right|3,695||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(5311)||1981 GD1|| align=right|13,7|| align=right|3,041|| align=right|0,092|| align=right|3,45|| align=right|5,303||MBA||3. dubna 1981||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|(5312) Schott||1981 VP2|| align=right|13,3|| align=right|3,165|| align=right|0,307|| align=right|2,85|| align=right|5,630||MBA||3. listopadu 1981||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(5313) Nunes||1982 SC2|| align=right|12,9|| align=right|2,216|| align=right|0,123|| align=right|4,53|| align=right|3,299||MBA||18. září 1982||La Silla||H. Debehogne
|-
|(5314) Wilkickia||1982 SG4|| align=right|12,0|| align=right|3,006|| align=right|0,080|| align=right|9,63|| align=right|5,211||MBA||20. září 1982||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(5315) Balʹmont||1982 SV5|| align=right|14,2|| align=right|2,263|| align=right|0,196|| align=right|6,18|| align=right|3,404||MBA||16. září 1982||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(5316) Filatov||1982 UB7|| align=right|11,5|| align=right|3,160|| align=right|0,025|| align=right|14,76|| align=right|5,615||MBA||21. října 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(5317) Verolacqua||1983 CE|| align=right|12,2|| align=right|2,647|| align=right|0,112|| align=right|13,98|| align=right|4,305||MBA||11. února 1983||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(5318) Dientzenhofer||1985 HG1|| align=right|13,3|| align=right|2,291|| align=right|0,135|| align=right|3,32|| align=right|3,466||MBA||21. dubna 1985||Kleť||A. Mrkos
|-
|(5319) Petrovskaya||1985 RK6|| align=right|13,3|| align=right|2,257|| align=right|0,154|| align=right|6,24|| align=right|3,391||MBA||15. září 1985||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(5320) Lisbeth||1985 VD|| align=right|12,1|| align=right|3,146|| align=right|0,153|| align=right|5,63|| align=right|5,580||MBA||14. listopadu 1985||Brorfelde||P. Jensen; K. Augustesen; H. J. Fogh Olsen
|-
|(5321) Jagras||1985 VN|| align=right|13,0|| align=right|2,581|| align=right|0,222|| align=right|13,59|| align=right|4,147||MBA||14. listopadu 1985||Brorfelde||P. Jensen; K. Augustesen; H. J. Fogh Olsen
|-
|(5322)||1986 QB1|| align=right|12,2|| align=right|2,862|| align=right|0,004|| align=right|3,30|| align=right|4,840||MBA||26. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(5323) Fogh||1986 TL4|| align=right|14,0|| align=right|2,399|| align=right|0,199|| align=right|3,32|| align=right|3,715||MBA||13. října 1986||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(5324) Lyapunov||1987 SL|| align=right|15,2|| align=right|2,960|| align=right|0,615|| align=right|19,50|| align=right|5,093||AMR||22. září 1987||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(5325) Silver||1988 JQ|| align=right|12,5|| align=right|2,365|| align=right|0,218|| align=right|23,50|| align=right|3,635||MBA||12. května 1988||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(5326)||1988 RT6|| align=right|12,9|| align=right|2,542|| align=right|0,125|| align=right|15,02|| align=right|4,052||MBA||8. září 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(5327)||1989 EX1|| align=right|13,7|| align=right|2,342|| align=right|0,163|| align=right|9,75|| align=right|3,584||MBA||5. března 1989||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(5328)||1989 UH1|| align=right|13,6|| align=right|2,409|| align=right|0,142|| align=right|6,92|| align=right|3,738||MBA||26. října 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5329)||1989 YP|| align=right|12,4|| align=right|2,608|| align=right|0,268|| align=right|13,44|| align=right|4,212||MBA||21. prosince 1989||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(5330) Senrikyu||1990 BQ1|| align=right|11,8|| align=right|2,765|| align=right|0,156|| align=right|33,73|| align=right|4,598||MBA||21. ledna 1990||Dynic||A. Sugie
|-
|(5331) Erimomisaki||1990 BT1|| align=right|12,0|| align=right|2,768|| align=right|0,391|| align=right|12,09|| align=right|4,605||MBA||27. ledna 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(5332)||1990 DA|| align=right|13,9|| align=right|2,165|| align=right|0,456|| align=right|25,43|| align=right|3,185||AMR||16. února 1990||Dynic||A. Sugie
|-
|(5333) Kanaya||1990 UH|| align=right|13,1|| align=right|2,345|| align=right|0,169|| align=right|10,98|| align=right|3,591||MBA||18. října 1990||Susono||M. Akiyama; T. Furuta
|-
|(5334) Mishima||1991 CF|| align=right|13,4|| align=right|2,266|| align=right|0,126|| align=right|7,41|| align=right|3,411||MBA||8. února 1991||Susono||M. Akiyama; T. Furuta
|-
|(5335) Damocles||1991 DA|| align=right|13,3|| align=right|11,85|| align=right|0,867|| align=right|61,93|| align=right|40,75||XXX||18. února 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(5336)||1991 JE1|| align=right|11,8|| align=right|3,117|| align=right|0,143|| align=right|11,34|| align=right|5,503||MBA||7. května 1991||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(5337) Aoki||1991 LD|| align=right|11,5|| align=right|3,209|| align=right|0,085|| align=right|6,42|| align=right|5,749||MBA||6. června 1991||Kiyosato||S. Otomo; O. Muramatsu
|-
|(5338) Michelblanc||1991 RJ5|| align=right|12,3|| align=right|2,874|| align=right|0,075|| align=right|3,36|| align=right|4,871||MBA||13. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(5339)||1992 CD|| align=right|11,6|| align=right|3,182|| align=right|0,079|| align=right|2,39|| align=right|5,674||MBA||4. února 1992||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|(5340) Burton||4027 P-L|| align=right|12,7|| align=right|3,086|| align=right|0,132|| align=right|3,49|| align=right|5,422||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(5341) Purgathofer||6040 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,178|| align=right|0,207|| align=right|1,21|| align=right|3,214||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(5342) Le Poole||3129 T-2|| align=right|13,9|| align=right|2,463|| align=right|0,236|| align=right|14,33|| align=right|3,865||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(5343) Ryzhov||1977 SG3|| align=right|13,3|| align=right|2,274|| align=right|0,129|| align=right|8,34|| align=right|3,429||MBA||23. září 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(5344) Ryabov||1978 RN|| align=right|13,3|| align=right|2,702|| align=right|0,166|| align=right|7,09|| align=right|4,442||MBA||1. září 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(5345) Boynton||1981 EY8|| align=right|14,1|| align=right|2,761|| align=right|0,239|| align=right|6,45|| align=right|4,588||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(5346)||1981 QE3|| align=right|12,0|| align=right|3,137|| align=right|0,184|| align=right|2,46|| align=right|5,555||MBA||24. srpna 1981||La Silla||H. Debehogne
|-
|(5347)||1985 DX2|| align=right|11,9|| align=right|3,010|| align=right|0,036|| align=right|11,10|| align=right|5,222||MBA||24. února 1985||Palomar||E. F. Helin
|-
|(5348)||1988 BB|| align=right|12,7|| align=right|2,794|| align=right|0,173|| align=right|7,09|| align=right|4,669||MBA||16. ledna 1988||Chiyoda||T. Kojima
|-
|(5349) Paulharris||1988 RA|| align=right|12,7|| align=right|2,785|| align=right|0,467|| align=right|28,55|| align=right|4,647||MBA||7. září 1988||Palomar||E. F. Helin
|-
|(5350) Epetersen||1989 GL1|| align=right|13,1|| align=right|2,234|| align=right|0,130|| align=right|2,55|| align=right|3,339||MBA||3. dubna 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(5351) Diderot||1989 SG5|| align=right|13,0|| align=right|2,426|| align=right|0,146|| align=right|5,60|| align=right|3,778||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(5352) Fujita||1989 YN|| align=right|12,8|| align=right|2,390|| align=right|0,161|| align=right|4,28|| align=right|3,694||MBA||27. prosince 1989||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(5353)||1989 YT|| align=right|13,4|| align=right|2,567|| align=right|0,292|| align=right|3,86|| align=right|4,113||MBA||20. prosince 1989||Gekko||Y. Oshima
|-
|(5354) Hisayo||1990 BJ2|| align=right|11,6|| align=right|3,195|| align=right|0,052|| align=right|4,92|| align=right|5,711||MBA||30. ledna 1990||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5355) Akihiro||1991 CA|| align=right|13,2|| align=right|2,312|| align=right|0,167|| align=right|0,74|| align=right|3,516||MBA||3. února 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5356)||1991 FF1|| align=right|12,2|| align=right|2,607|| align=right|0,159|| align=right|14,30|| align=right|4,210||MBA||21. března 1991||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(5357)||1992 EL|| align=right|10,9|| align=right|2,987|| align=right|0,109|| align=right|9,11|| align=right|5,161||MBA||2. března 1992||Kitami||T. Fujii; K. Watanabe
|-
|(5358)||1992 QH|| align=right|11,5|| align=right|2,857|| align=right|0,190|| align=right|11,09|| align=right|4,827||MBA||26. srpna 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5359) Markzakharov||1974 QX1|| align=right|13,8|| align=right|2,341|| align=right|0,199|| align=right|1,60|| align=right|3,581||MBA||24. srpna 1974||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(5360) Rozhdestvenskij||1975 VD9|| align=right|11,4|| align=right|3,239|| align=right|0,025|| align=right|21,74|| align=right|5,830||MBA||8. listopadu 1975||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(5361) Goncharov||1976 YC2|| align=right|11,5|| align=right|3,131|| align=right|0,089|| align=right|7,24|| align=right|5,539||MBA||16. prosince 1976||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(5362)||1978 CH|| align=right|11,5|| align=right|3,386|| align=right|0,018|| align=right|6,16|| align=right|6,230||MBA||2. února 1978||Palomar||J. Gibson
|-
|(5363) Kupka||1979 UQ|| align=right|13,7|| align=right|2,241|| align=right|0,176|| align=right|2,77|| align=right|3,355||MBA||19. října 1979||Kleť||A. Mrkos
|-
|(5364)||1980 RC1|| align=right|12,9|| align=right|2,459|| align=right|0,202|| align=right|3,11|| align=right|3,855||MBA||2. září 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(5365) Fievez||1981 EN1|| align=right|14,2|| align=right|2,220|| align=right|0,096|| align=right|1,61|| align=right|3,307||MBA||7. března 1981||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|(5366) Rhianjones||1981 EY30|| align=right|14,1|| align=right|2,242|| align=right|0,206|| align=right|4,05|| align=right|3,357||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(5367) Sollenberger||1982 TT|| align=right|11,9|| align=right|3,045|| align=right|0,121|| align=right|10,73|| align=right|5,312||MBA||13. října 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5368) Vitagliano||1984 SW5|| align=right|11,0|| align=right|3,964|| align=right|0,082|| align=right|6,27|| align=right|7,891||HLD||21. září 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(5369) Virgiugum||1985 SE1|| align=right|13,7|| align=right|2,259|| align=right|0,229|| align=right|4,53|| align=right|3,394||MBA||22. září 1985||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(5370) Taranis||1986 RA|| align=right|15,7|| align=right|3,341|| align=right|0,634|| align=right|19,05|| align=right|6,106||AMR||2. září 1986||Palomar||A. Maury
|-
|(5371)||1987 VG1|| align=right|11,8|| align=right|3,163|| align=right|0,104|| align=right|9,61|| align=right|5,623||MBA||15. listopadu 1987||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5372) Bikki||1987 WS|| align=right|11,5|| align=right|3,077|| align=right|0,083|| align=right|12,24|| align=right|5,396||MBA||29. listopadu 1987||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(5373)||1988 VV3|| align=right|13,4|| align=right|2,646|| align=right|0,098|| align=right|2,16|| align=right|4,304||MBA||14. listopadu 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5374) Hokutosei||1989 AM1|| align=right|11,2|| align=right|3,179|| align=right|0,090|| align=right|12,28|| align=right|5,667||MBA||4. ledna 1989||Kitami||M. Yanai; K. Watanabe
|-
|(5375) Siedentopf||1989 AN6|| align=right|13,4|| align=right|3,168|| align=right|0,176|| align=right|2,45|| align=right|5,638||MBA||11. ledna 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(5376)||1990 DD|| align=right|12,4|| align=right|2,415|| align=right|0,176|| align=right|12,48|| align=right|3,752||MBA||16. února 1990||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5377) Komori||1991 FM|| align=right|13,6|| align=right|2,188|| align=right|0,062|| align=right|3,03|| align=right|3,236||MBA||17. března 1991||Kiyosato||S. Otomo; O. Muramatsu
|-
|(5378) Ellyett||1991 GD|| align=right|14,1|| align=right|1,935|| align=right|0,083|| align=right|19,12|| align=right|2,690||MBA||9. dubna 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(5379) Abehiroshi||1991 HG|| align=right|12,8|| align=right|2,397|| align=right|0,055|| align=right|3,81|| align=right|3,711||MBA||16. dubna 1991||Kiyosato||S. Otomo; O. Muramatsu
|-
|(5380) Sprigg||1991 JT|| align=right|13,1|| align=right|2,579|| align=right|0,212|| align=right|9,31|| align=right|4,142||MBA||7. května 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(5381) Sekhmet||1991 JY|| align=right|16,5|| align=right|,948|| align=right|0,297|| align=right|48,98|| align=right|,923||ATN BIN||14. května 1991||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(5382) McKay||1991 JR2|| align=right|12,4|| align=right|2,630|| align=right|0,091|| align=right|12,77|| align=right|4,265||MBA||8. května 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(5383) Leavitt||4293 T-2|| align=right|13,2|| align=right|2,859|| align=right|0,089|| align=right|3,29|| align=right|4,834||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(5384)||1957 VA|| align=right|13,8|| align=right|1,936|| align=right|0,104|| align=right|27,10|| align=right|2,693||MBA||11. listopadu 1957||Nanking||C.-H. Chang
|-
|(5385) Kamenka||1975 TS3|| align=right|12,2|| align=right|3,141|| align=right|0,238|| align=right|9,82|| align=right|5,565||MBA||3. října 1975||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(5386)||1975 TH6|| align=right|13,1|| align=right|2,243|| align=right|0,139|| align=right|9,47|| align=right|3,358||MBA||1. října 1975||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|(5387)||1980 NB|| align=right|13,4|| align=right|2,439|| align=right|0,173|| align=right|1,61|| align=right|3,809||MBA||11. července 1980||Cerro El Roble||University of Chile
|-
|(5388) Mottola||1981 ED1|| align=right|13,4|| align=right|2,685|| align=right|0,146|| align=right|12,59|| align=right|4,398||MBA||5. března 1981||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|(5389) Choikaiyau||1981 UB10|| align=right|13,4|| align=right|2,380|| align=right|0,155|| align=right|8,10|| align=right|3,671||MBA||29. října 1981||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(5390) Huichiming||1981 YO1|| align=right|12,7|| align=right|1,940|| align=right|0,078|| align=right|23,82|| align=right|2,701||MBA||19. prosince 1981||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(5391) Emmons||1985 RE2|| align=right|13,2|| align=right|2,261|| align=right|0,242|| align=right|2,52|| align=right|3,399||MBA||13. září 1985||Palomar||E. F. Helin
|-
|(5392) Parker||1986 AK|| align=right|12,7|| align=right|2,351|| align=right|0,342|| align=right|22,07|| align=right|3,604||MBA||12. ledna 1986||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(5393) Goldstein||1986 ET|| align=right|13,6|| align=right|2,337|| align=right|0,127|| align=right|5,30|| align=right|3,573||MBA||5. března 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5394) Jurgens||1986 EZ1|| align=right|13,5|| align=right|2,377|| align=right|0,166|| align=right|1,74|| align=right|3,664||MBA||6. března 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5395) Shosasaki||1988 RK11|| align=right|15,6|| align=right|2,537|| align=right|0,273|| align=right|6,95|| align=right|4,040||MBA||14. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(5396)||1988 SH1|| align=right|14,0|| align=right|2,397|| align=right|0,168|| align=right|4,67|| align=right|3,709||MBA||20. září 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(5397)||1988 VB5|| align=right|12,7|| align=right|2,529|| align=right|0,187|| align=right|12,41|| align=right|4,021||MBA||14. listopadu 1988||Gekko||Y. Oshima
|-
|(5398)||1989 AK1|| align=right|11,4|| align=right|3,008|| align=right|0,016|| align=right|9,63|| align=right|5,217||MBA||13. ledna 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5399) Awa||1989 BT|| align=right|11,9|| align=right|2,804|| align=right|0,188|| align=right|3,74|| align=right|4,695||MBA||29. ledna 1989||Tokushima||M. Iwamoto; T. Furuta
|-
|(5400)||1989 CM|| align=right|12,8|| align=right|3,091|| align=right|0,151|| align=right|0,58|| align=right|5,433||MBA||4. února 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5401) Minamioda||1989 EV|| align=right|11,8|| align=right|2,796|| align=right|0,153|| align=right|10,07|| align=right|4,674||MBA||6. března 1989||Minami-Oda||T. Nomura; K. Kawanishi
|-
|(5402) Kejosmith||1989 UK2|| align=right|13,5|| align=right|2,047|| align=right|0,137|| align=right|16,71|| align=right|2,928||MBA||27. října 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(5403) Takachiho||1990 DM|| align=right|11,4|| align=right|3,023|| align=right|0,062|| align=right|10,31|| align=right|5,256||MBA||20. února 1990||Yatsugatake||Y. Kushida; M. Inoue
|-
|(5404) Uemura||1991 EE1|| align=right|12,5|| align=right|2,255|| align=right|0,066|| align=right|9,89|| align=right|3,386||MBA||15. března 1991||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(5405) Neverland||1991 GY|| align=right|12,6|| align=right|2,667|| align=right|0,234|| align=right|10,40|| align=right|4,356||MBA||11. dubna 1991||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(5406) Jonjoseph||1991 PH11|| align=right|12,0|| align=right|2,669|| align=right|0,119|| align=right|6,13|| align=right|4,360||MBA||9. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(5407)||1992 AX|| align=right|13,9|| align=right|1,839|| align=right|0,278|| align=right|11,39|| align=right|2,493||MBA BIN||4. ledna 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5408) Thé||1232 T-1|| align=right|14,0|| align=right|2,262|| align=right|0,138|| align=right|4,08|| align=right|3,400||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(5409) Saale||1962 SR|| align=right|12,9|| align=right|2,616|| align=right|0,159|| align=right|8,78|| align=right|4,231||MBA||30. září 1962||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(5410) Spivakov||1967 DA|| align=right|13,3|| align=right|3,002|| align=right|0,281|| align=right|4,03|| align=right|5,201||MBA||16. února 1967||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(5411) Liia||1973 AT3|| align=right|11,8|| align=right|3,074|| align=right|0,040|| align=right|5,63|| align=right|5,389||MBA||2. ledna 1973||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(5412) Rou||1973 SR3|| align=right|14,3|| align=right|2,444|| align=right|0,189|| align=right|2,42|| align=right|3,820||MBA||25. září 1973||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(5413) Smyslov||1977 EC2|| align=right|12,1|| align=right|3,162|| align=right|0,145|| align=right|0,43|| align=right|5,622||MBA||13. března 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(5414) Sokolov||1977 RW6|| align=right|12,7|| align=right|2,888|| align=right|0,082|| align=right|2,11|| align=right|4,907||MBA||11. září 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(5415) Lyanzuridi||1978 TB2|| align=right|13,8|| align=right|2,275|| align=right|0,125|| align=right|4,30|| align=right|3,430||MBA||3. října 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(5416) Estremadoyro||1978 VE5|| align=right|12,2|| align=right|2,782|| align=right|0,237|| align=right|8,40|| align=right|4,639||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(5417) Solovaya||1981 QT|| align=right|13,5|| align=right|2,298|| align=right|0,134|| align=right|1,47|| align=right|3,484||MBA||24. srpna 1981||Kleť||L. Brožek
|-
|(5418) Joyce||1981 QG1|| align=right|13,0|| align=right|2,972|| align=right|0,310|| align=right|17,47|| align=right|5,122||MBA||29. srpna 1981||Kleť||A. Mrkos
|-
|(5419) Benua||1981 SW7|| align=right|12,2|| align=right|3,102|| align=right|0,188|| align=right|5,21|| align=right|5,462||MBA||29. září 1981||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(5420)||1982 JR1|| align=right|13,0|| align=right|2,679|| align=right|0,237|| align=right|8,69|| align=right|4,384||MBA||15. května 1982||Palomar||E. F. Helin; E. M. Shoemaker; P. D. Wilder
|-
|(5421) Ulanova||1982 TD2|| align=right|13,4|| align=right|2,255|| align=right|0,151|| align=right|3,21|| align=right|3,385||MBA||14. října 1982||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva; L. G. Karačkina
|-
|(5422) Hodgkin||1982 YL1|| align=right|12,3|| align=right|2,976|| align=right|0,238|| align=right|6,62|| align=right|5,133||MBA||23. prosince 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(5423)||1983 DC|| align=right|13,8|| align=right|2,381|| align=right|0,163|| align=right|2,69|| align=right|3,674||MBA||16. února 1983||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(5424) Covington||1983 TN1|| align=right|13,3|| align=right|2,237|| align=right|0,044|| align=right|3,25|| align=right|3,344||MBA||12. října 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5425) Vojtěch||1984 SA1|| align=right|13,1|| align=right|2,456|| align=right|0,135|| align=right|6,28|| align=right|3,849||MBA||20. září 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|(5426) Sharp||1985 DD|| align=right|13,8|| align=right|1,956|| align=right|0,117|| align=right|23,80|| align=right|2,734||MBA||16. února 1985||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(5427) Jensmartin||1986 JQ|| align=right|13,3|| align=right|1,932|| align=right|0,075|| align=right|20,40|| align=right|2,685||MBA||13. května 1986||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(5428)||1987 RA1|| align=right|12,5|| align=right|2,905|| align=right|0,039|| align=right|0,94|| align=right|4,951||MBA||13. září 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(5429)||1988 BZ1|| align=right|12,2|| align=right|3,210|| align=right|0,146|| align=right|0,77|| align=right|5,752||MBA||25. ledna 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5430) Luu||1988 JA1|| align=right|12,8|| align=right|2,366|| align=right|0,223|| align=right|23,89|| align=right|3,638||MBA||12. května 1988||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(5431) Maxinehelin||1988 MB|| align=right|13,0|| align=right|2,328|| align=right|0,255|| align=right|23,31|| align=right|3,551||MBA||19. června 1988||Palomar||E. F. Helin
|-
|(5432) Imakiire||1988 VN|| align=right|13,3|| align=right|2,616|| align=right|0,118|| align=right|3,19|| align=right|4,231||MBA||3. listopadu 1988||Chiyoda||T. Kojima
|-
|(5433) Kairen||1988 VZ2|| align=right|12,4|| align=right|2,542|| align=right|0,223|| align=right|7,79|| align=right|4,052||MBA||10. listopadu 1988||Chiyoda||T. Kojima
|-
|(5434)||1989 ES|| align=right|11,3|| align=right|3,187|| align=right|0,077|| align=right|17,04|| align=right|5,687||MBA||6. března 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(5435) Kameoka||1990 BS1|| align=right|11,4|| align=right|3,149|| align=right|0,136|| align=right|18,23|| align=right|5,587||MBA||21. ledna 1990||Dynic||A. Sugie
|-
|(5436) Eumelos||1990 DK|| align=right|10,3|| align=right|5,199|| align=right|0,078|| align=right|7,44|| align=right|11,86||JUT||20. února 1990||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(5437)||1990 DU3|| align=right|13,1|| align=right|2,301|| align=right|0,111|| align=right|6,40|| align=right|3,489||MBA||26. února 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(5438) Lorre||1990 QJ|| align=right|11,2|| align=right|2,749|| align=right|0,274|| align=right|26,56|| align=right|4,556||MBA||18. srpna 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(5439) Couturier||1990 RW|| align=right|11,7|| align=right|3,948|| align=right|0,159|| align=right|1,24|| align=right|7,842||HLD||14. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(5440) Terao||1991 HD|| align=right|13,3|| align=right|2,172|| align=right|0,142|| align=right|4,56|| align=right|3,201||MBA||16. dubna 1991||Dynic||A. Sugie
|-
|(5441)||1991 JZ1|| align=right|11,4|| align=right|3,049|| align=right|0,084|| align=right|10,99|| align=right|5,324||MBA||8. května 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(5442) Drossart||1991 NH1|| align=right|12,9|| align=right|2,887|| align=right|0,073|| align=right|1,49|| align=right|4,903||MBA||12. července 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(5443) Encrenaz||1991 NX1|| align=right|12,9|| align=right|2,472|| align=right|0,111|| align=right|10,74|| align=right|3,886||MBA||14. července 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(5444) Gautier||1991 PM8|| align=right|13,5|| align=right|2,377|| align=right|0,158|| align=right|0,76|| align=right|3,665||MBA||5. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(5445) Williwaw||1991 PA12|| align=right|12,3|| align=right|2,550|| align=right|0,226|| align=right|6,12|| align=right|4,071||MBA||7. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(5446) Heyler||1991 PB13|| align=right|11,9|| align=right|3,218|| align=right|0,132|| align=right|2,37|| align=right|5,772||MBA||5. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(5447) Lallement||1991 PO14|| align=right|12,1|| align=right|2,971|| align=right|0,089|| align=right|9,81|| align=right|5,121||MBA||6. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(5448) Siebold||1992 SP|| align=right|13,0|| align=right|2,222|| align=right|0,145|| align=right|4,84|| align=right|3,312||MBA||26. září 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|(5449)||1992 US5|| align=right|12,1|| align=right|3,032|| align=right|0,106|| align=right|9,44|| align=right|5,279||MBA||28. října 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5450) Sokrates||2780 P-L|| align=right|12,0|| align=right|2,813|| align=right|0,123|| align=right|5,23|| align=right|4,718||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(5451) Plato||4598 P-L|| align=right|14,2|| align=right|2,533|| align=right|0,144|| align=right|1,77|| align=right|4,030||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(5452)||1937 NN|| align=right|13,1|| align=right|2,223|| align=right|0,222|| align=right|6,16|| align=right|3,313||MBA||5. července 1937||Johannesburg||C. Jackson
|-
|(5453) Zakharchenya||1975 VS5|| align=right|14,0|| align=right|2,256|| align=right|0,157|| align=right|6,34|| align=right|3,388||MBA||3. listopadu 1975||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(5454) Kojiki||1977 EW5|| align=right|12,6|| align=right|3,176|| align=right|0,120|| align=right|5,46|| align=right|5,660||MBA||12. března 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(5455) Surkov||1978 RV5|| align=right|13,4|| align=right|2,248|| align=right|0,116|| align=right|3,40|| align=right|3,369||MBA||13. září 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(5456) Merman||1979 HH3|| align=right|13,2|| align=right|2,358|| align=right|0,050|| align=right|7,04|| align=right|3,620||MBA||25. dubna 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(5457) Queen's||1980 TW5|| align=right|12,4|| align=right|3,072|| align=right|0,025|| align=right|3,95|| align=right|5,385||MBA||9. října 1980||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(5458) Aizman||1980 TB12|| align=right|11,7|| align=right|3,175|| align=right|0,031|| align=right|9,18|| align=right|5,656||MBA||10. října 1980||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(5459) Saraburger||1981 QP3|| align=right|12,4|| align=right|2,884|| align=right|0,046|| align=right|3,14|| align=right|4,898||MBA||26. srpna 1981||La Silla||H. Debehogne
|-
|(5460) Tsénaatʼaʼí||1983 AW|| align=right|14,5|| align=right|2,234|| align=right|0,168|| align=right|3,68|| align=right|3,338||MBA||12. ledna 1983||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(5461) Autumn||1983 HB1|| align=right|11,3|| align=right|3,151|| align=right|0,150|| align=right|12,89|| align=right|5,592||MBA||18. dubna 1983||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|(5462)||1984 SX5|| align=right|13,7|| align=right|2,321|| align=right|0,108|| align=right|6,51|| align=right|3,535||MBA||21. září 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(5463) Danwelcher||1985 TO|| align=right|13,6|| align=right|2,248|| align=right|0,141|| align=right|3,82|| align=right|3,369||MBA||15. října 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5464) Weller||1985 VC1|| align=right|12,9|| align=right|2,671|| align=right|0,177|| align=right|14,10|| align=right|4,364||MBA||7. listopadu 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5465) Chumakov||1986 RF13|| align=right|12,0|| align=right|2,917|| align=right|0,063|| align=right|3,20|| align=right|4,981||MBA||9. září 1986||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(5466) Makibi||1986 WP8|| align=right|12,4|| align=right|3,107|| align=right|0,134|| align=right|2,13|| align=right|5,477||MBA||30. listopadu 1986||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(5467)||1988 AG|| align=right|12,9|| align=right|2,809|| align=right|0,171|| align=right|8,75|| align=right|4,707||MBA||11. ledna 1988||Okutama||T. Hioki; N. Kawasato
|-
|(5468) Hamatonbetsu||1988 BK|| align=right|11,7|| align=right|2,883|| align=right|0,217|| align=right|11,99|| align=right|4,895||MBA||16. ledna 1988||Kagoshima||M. Mukai; M. Takeishi
|-
|(5469)||1988 BK4|| align=right|13,6|| align=right|3,129|| align=right|0,142|| align=right|19,18|| align=right|5,534||MBA||21. ledna 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(5470) Kurtlindstrom||1988 BK5|| align=right|12,3|| align=right|3,208|| align=right|0,142|| align=right|18,22|| align=right|5,746||MBA||28. ledna 1988||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(5471) Tunguska||1988 PK1|| align=right|12,0|| align=right|2,997|| align=right|0,074|| align=right|9,33|| align=right|5,188||MBA||13. srpna 1988||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(5472)||1988 RR|| align=right|14,0|| align=right|2,274|| align=right|0,108|| align=right|1,55|| align=right|3,429||MBA||13. září 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5473) Yamanashi||1988 VR|| align=right|13,3|| align=right|2,384|| align=right|0,162|| align=right|7,96|| align=right|3,681||MBA||5. listopadu 1988||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(5474) Gingasen||1988 XE1|| align=right|12,6|| align=right|2,384|| align=right|0,068|| align=right|6,15|| align=right|3,679||MBA||3. prosince 1988||Kitami||T. Fujii; K. Watanabe
|-
|(5475)||1989 QO|| align=right|14,7|| align=right|1,919|| align=right|0,121|| align=right|24,15|| align=right|2,657||MBA||26. srpna 1989||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(5476)||1989 TO11|| align=right|11,0|| align=right|5,118|| align=right|0,073|| align=right|13,70|| align=right|11,58||JUT||2. října 1989||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(5477)||1989 UH2|| align=right|13,4|| align=right|1,918|| align=right|0,076|| align=right|22,56|| align=right|2,655||MBA BIN||27. října 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(5478) Wartburg||1989 UE4|| align=right|13,0|| align=right|2,546|| align=right|0,142|| align=right|8,05|| align=right|4,062||MBA||23. října 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(5479) Grahamryder||1989 UT5|| align=right|13,3|| align=right|2,576|| align=right|0,220|| align=right|13,45|| align=right|4,133||MBA||30. října 1989||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(5480)||1989 YK8|| align=right|11,4|| align=right|3,139|| align=right|0,088|| align=right|6,68|| align=right|5,560||MBA||23. prosince 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5481) Kiuchi||1990 CH|| align=right|13,0|| align=right|2,340|| align=right|0,063|| align=right|5,96|| align=right|3,579||MBA||15. února 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(5482)||1990 DX|| align=right|12,9|| align=right|2,521|| align=right|0,192|| align=right|4,35|| align=right|4,003||MBA||27. února 1990||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|(5483) Cherkashin||1990 UQ11|| align=right|10,6|| align=right|3,124|| align=right|0,075|| align=right|10,22|| align=right|5,521||MBA||17. října 1990||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(5484) Inoda||1990 VH1|| align=right|12,6|| align=right|2,413|| align=right|0,146|| align=right|12,61|| align=right|3,748||MBA||7. listopadu 1990||Oohira||T. Urata
|-
|(5485) Kaula||1991 RQ21|| align=right|13,2|| align=right|2,737|| align=right|0,114|| align=right|3,30|| align=right|4,526||MBA||11. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(5486)||1991 UT2|| align=right|12,2|| align=right|2,604|| align=right|0,064|| align=right|10,21|| align=right|4,201||MBA||31. října 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5487)||1991 UM4|| align=right|13,2|| align=right|2,413|| align=right|0,161|| align=right|2,31|| align=right|3,747||MBA||18. října 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5488) Kiyosato||1991 VK5|| align=right|11,3|| align=right|3,037|| align=right|0,069|| align=right|11,29|| align=right|5,291||MBA||13. listopadu 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(5489) Oberkochen||1993 BF2|| align=right|11,5|| align=right|2,627|| align=right|0,183|| align=right|14,01|| align=right|4,258||MBA||17. ledna 1993||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(5490) Burbidge||2019 P-L|| align=right|13,6|| align=right|2,304|| align=right|0,118|| align=right|3,24|| align=right|3,497||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(5491) Kaulbach||3128 T-1|| align=right|13,7|| align=right|2,181|| align=right|0,127|| align=right|4,82|| align=right|3,220||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(5492) Thoma||3227 T-1|| align=right|12,4|| align=right|2,783|| align=right|0,139|| align=right|17,62|| align=right|4,641||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(5493) Spitzweg||1617 T-2|| align=right|13,7|| align=right|2,360|| align=right|0,144|| align=right|3,85|| align=right|3,626||MBA||24. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(5494)||1933 UM1|| align=right|12,4|| align=right|2,850|| align=right|0,082|| align=right|1,15|| align=right|4,810||MBA||19. října 1933||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(5495) Rumyantsev||1972 RY3|| align=right|11,1|| align=right|3,420|| align=right|0,041|| align=right|9,20|| align=right|6,323||MBA||6. září 1972||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(5496)||1973 NA|| align=right|15,3|| align=right|2,435|| align=right|0,638|| align=right|68,02|| align=right|3,799||APL||4. července 1973||Palomar||E. F. Helin
|-
|(5497) Sararussell||1975 SS|| align=right|12,4|| align=right|3,006|| align=right|0,062|| align=right|10,76|| align=right|5,211||MBA||30. září 1975||Palomar||S. J. Bus
|-
|(5498) Gustafsson||1980 FT3|| align=right|14,5|| align=right|2,248|| align=right|0,148|| align=right|2,11|| align=right|3,369||MBA||16. března 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(5499)||1981 SU2|| align=right|14,2|| align=right|2,269|| align=right|0,136|| align=right|2,13|| align=right|3,418||MBA||29. září 1981||Haute Provence||Haute Provence
|-
|(5500) Twilley||1981 WR|| align=right|13,5|| align=right|2,281|| align=right|0,089|| align=right|4,40|| align=right|3,444||MBA||24. listopadu 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5501)||1982 FF2|| align=right|13,2|| align=right|2,431|| align=right|0,138|| align=right|4,29|| align=right|3,789||MBA||30. března 1982||Socorro||L. G. Taff
|-
|(5502) Brashear||1984 EC|| align=right|12,6|| align=right|2,672|| align=right|0,130|| align=right|12,34|| align=right|4,368||MBA||1. března 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5503)||1985 CE2|| align=right|13,1|| align=right|2,550|| align=right|0,101|| align=right|5,44|| align=right|4,072||MBA||13. února 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(5504) Lanzerotti||1985 FC2|| align=right|12,8|| align=right|2,615|| align=right|0,073|| align=right|13,70|| align=right|4,227||MBA||22. března 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5505) Rundetaarn||1986 VD1|| align=right|11,6|| align=right|2,873|| align=right|0,146|| align=right|11,04|| align=right|4,870||MBA||6. listopadu 1986||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(5506)||1987 SV11|| align=right|13,2|| align=right|2,377|| align=right|0,168|| align=right|5,25|| align=right|3,664||MBA||24. září 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(5507) Niijima||1987 UJ|| align=right|13,4|| align=right|2,580|| align=right|0,136|| align=right|2,65|| align=right|4,144||MBA||21. října 1987||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|(5508)||1988 EB|| align=right|12,0|| align=right|2,842|| align=right|0,227|| align=right|6,77|| align=right|4,791||MBA||9. března 1988||Oohira||W. Kakei; M. Kizawa; T. Urata
|-
|(5509) Rennsteig||1988 RD3|| align=right|14,6|| align=right|2,214|| align=right|0,138|| align=right|2,20|| align=right|3,293||MBA||8. září 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(5510)||1988 RF7|| align=right|13,9|| align=right|2,191|| align=right|0,246|| align=right|5,69|| align=right|3,242||MBA||2. září 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(5511) Cloanthus||1988 TH1|| align=right|9,6|| align=right|5,216|| align=right|0,115|| align=right|11,19|| align=right|11,91||JUT||8. října 1988||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(5512)||1988 VD7|| align=right|13,3|| align=right|2,280|| align=right|0,210|| align=right|6,19|| align=right|3,441||MBA||10. listopadu 1988||Okutama||T. Hioki; N. Kawasato
|-
|(5513) Yukio||1988 WB|| align=right|13,5|| align=right|2,211|| align=right|0,055|| align=right|1,66|| align=right|3,288||MBA||27. listopadu 1988||Oohira||W. Kakei; M. Kizawa; T. Urata
|-
|(5514)||1989 BN1|| align=right|13,5|| align=right|2,566|| align=right|0,173|| align=right|6,53|| align=right|4,110||MBA||29. ledna 1989||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(5515)||1989 EL1|| align=right|12,5|| align=right|2,666|| align=right|0,225|| align=right|13,09|| align=right|4,352||MBA||5. března 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(5516) Jawilliamson||1989 JK|| align=right|12,9|| align=right|2,584|| align=right|0,172|| align=right|13,01|| align=right|4,152||MBA||2. května 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(5517) Johnerogers||1989 LJ|| align=right|12,5|| align=right|2,592|| align=right|0,121|| align=right|14,40|| align=right|4,172||MBA||4. června 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(5518) Mariobotta||1989 YF|| align=right|12,8|| align=right|2,272|| align=right|0,185|| align=right|7,76|| align=right|3,425||MBA||30. prosince 1989||Chions||J. M. Baur
|-
|(5519) Lellouch||1990 QB4|| align=right|12,3|| align=right|3,169|| align=right|0,033|| align=right|6,72|| align=right|5,641||MBA||23. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(5520) Natori||1990 RB|| align=right|11,8|| align=right|3,000|| align=right|0,109|| align=right|8,88|| align=right|5,195||MBA||12. září 1990||Oohira||T. Urata
|-
|(5521) Morpurgo||1991 PM1|| align=right|12,4|| align=right|2,576|| align=right|0,195|| align=right|11,16|| align=right|4,134||MBA||15. srpna 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(5522) De Rop||1991 PJ5|| align=right|13,4|| align=right|2,414|| align=right|0,186|| align=right|1,34|| align=right|3,750||MBA||3. srpna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(5523) Luminet||1991 PH8|| align=right|12,2|| align=right|2,834|| align=right|0,010|| align=right|3,36|| align=right|4,770||MBA||5. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(5524) Lecacheux||1991 RA30|| align=right|13,0|| align=right|2,367|| align=right|0,027|| align=right|7,50|| align=right|3,640||MBA||15. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(5525)||1991 TS4|| align=right|13,0|| align=right|2,221|| align=right|0,152|| align=right|7,63|| align=right|3,310||MBA||15. října 1991||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(5526) Kenzo||1991 UP1|| align=right|12,3|| align=right|2,637|| align=right|0,164|| align=right|13,58|| align=right|4,282||MBA||18. října 1991||Oohira||T. Urata
|-
|(5527)||1991 UQ3|| align=right|13,2|| align=right|2,230|| align=right|0,128|| align=right|3,69|| align=right|3,330||MBA||31. října 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5528)||1992 AJ|| align=right|10,9|| align=right|3,248|| align=right|0,042|| align=right|16,40|| align=right|5,852||MBA||2. ledna 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5529) Perry||2557 P-L|| align=right|13,3|| align=right|2,274|| align=right|0,172|| align=right|4,82|| align=right|3,428||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(5530) Eisinga||2835 P-L|| align=right|13,9|| align=right|2,295|| align=right|0,151|| align=right|7,76|| align=right|3,477||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(5531) Carolientje||1051 T-2|| align=right|13,2|| align=right|2,726|| align=right|0,097|| align=right|13,14|| align=right|4,501||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(5532) Ichinohe||1932 CY|| align=right|12,1|| align=right|3,119|| align=right|0,140|| align=right|1,18|| align=right|5,507||MBA||14. února 1932||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(5533) Bagrov||1935 SC|| align=right|14,2|| align=right|2,241|| align=right|0,188|| align=right|5,08|| align=right|3,354||MBA||21. září 1935||Krym–Simeis||P. F. Shajn
|-
|(5534)||1941 UN|| align=right|12,1|| align=right|2,760|| align=right|0,336|| align=right|7,51|| align=right|4,583||MBA||15. října 1941||Turku||L. Oterma
|-
|(5535) Annefrank||1942 EM|| align=right|14,2|| align=right|2,213|| align=right|0,064|| align=right|4,25|| align=right|3,291||MBA||23. března 1942||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(5536) Honeycutt||1955 QN|| align=right|13,1|| align=right|2,249|| align=right|0,094|| align=right|6,79|| align=right|3,373||MBA||23. srpna 1955||Brooklyn||Indiana University
|-
|(5537)||1964 TA2|| align=right|13,5|| align=right|2,277|| align=right|0,165|| align=right|5,95|| align=right|3,435||MBA||9. října 1964||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(5538) Luichewoo||1964 TU2|| align=right|14,3|| align=right|2,290|| align=right|0,168|| align=right|5,23|| align=right|3,464||MBA||9. října 1964||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(5539) Limporyen||1965 UA1|| align=right|12,6|| align=right|2,437|| align=right|0,156|| align=right|1,83|| align=right|3,804||MBA||16. října 1965||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(5540) Smirnova||1971 QR1|| align=right|14,0|| align=right|2,598|| align=right|0,310|| align=right|4,56|| align=right|4,186||MBA||30. srpna 1971||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(5541) Seimei||1976 UH16|| align=right|12,8|| align=right|3,177|| align=right|0,153|| align=right|12,88|| align=right|5,662||MBA||22. října 1976||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(5542) Moffatt||1978 PT4|| align=right|12,4|| align=right|2,590|| align=right|0,161|| align=right|15,86|| align=right|4,167||MBA||6. srpna 1978||Bickley||Perth Observatory
|-
|(5543) Sharaf||1978 TW2|| align=right|13,9|| align=right|2,256|| align=right|0,098|| align=right|2,46|| align=right|3,389||MBA||3. října 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(5544) Kazakov||1978 TH6|| align=right|13,0|| align=right|2,690|| align=right|0,103|| align=right|13,15|| align=right|4,411||MBA||2. října 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(5545) Makarov||1978 VY14|| align=right|12,8|| align=right|2,648|| align=right|0,020|| align=right|3,43|| align=right|4,309||MBA||1. listopadu 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(5546) Salavat||1979 YS|| align=right|12,6|| align=right|2,623|| align=right|0,114|| align=right|12,18|| align=right|4,247||MBA||18. prosince 1979||La Silla||H. Debehogne
|-
|(5547) Acadiau||1980 LE1|| align=right|12,4|| align=right|2,616|| align=right|0,124|| align=right|12,69|| align=right|4,229||MBA||11. června 1980||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(5548)||1980 TH|| align=right|11,9|| align=right|2,992|| align=right|0,079|| align=right|9,99|| align=right|5,173||MBA||3. října 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(5549) Bobstefanik||1981 GM1|| align=right|13,2|| align=right|2,595|| align=right|0,096|| align=right|13,95|| align=right|4,180||MBA||1. dubna 1981||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(5550)||1981 UB1|| align=right|12,2|| align=right|3,106|| align=right|0,171|| align=right|1,11|| align=right|5,472||MBA||30. října 1981||Socorro||L. G. Taff
|-
|(5551) Glikson||1982 BJ|| align=right|14,1|| align=right|2,318|| align=right|0,196|| align=right|23,98|| align=right|3,528||MBA||24. ledna 1982||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(5552) Studnička||1982 SJ1|| align=right|12,9|| align=right|2,776|| align=right|0,247|| align=right|8,22|| align=right|4,625||MBA||16. září 1982||Kleť||A. Mrkos
|-
|(5553) Chodas||1984 CM1|| align=right|13,0|| align=right|2,738|| align=right|0,206|| align=right|9,79|| align=right|4,529||MBA||6. února 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5554) Keesey||1985 TW1|| align=right|13,8|| align=right|2,244|| align=right|0,199|| align=right|7,72|| align=right|3,361||MBA||15. října 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5555) Wimberly||1986 VF5|| align=right|12,1|| align=right|3,011|| align=right|0,107|| align=right|10,15|| align=right|5,225||MBA||5. listopadu 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5556)||1988 AL|| align=right|12,3|| align=right|2,791|| align=right|0,168|| align=right|8,57|| align=right|4,663||MBA||15. ledna 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5557) Chimikeppuko||1989 CM1|| align=right|12,7|| align=right|2,541|| align=right|0,155|| align=right|5,94|| align=right|4,050||MBA||7. února 1989||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(5558)||1989 WL2|| align=right|14,0|| align=right|1,936|| align=right|0,113|| align=right|23,38|| align=right|2,693||MBA||24. listopadu 1989||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(5559)||1990 MV|| align=right|12,6|| align=right|2,386|| align=right|0,232|| align=right|11,33|| align=right|3,684||MBA||27. června 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(5560) Amytis||1990 MX|| align=right|12,9|| align=right|2,286|| align=right|0,109|| align=right|5,62|| align=right|3,457||MBA||27. června 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(5561) Iguchi||1991 QD|| align=right|13,5|| align=right|2,186|| align=right|0,155|| align=right|5,93|| align=right|3,231||MBA||17. srpna 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(5562)||1991 VS|| align=right|13,3|| align=right|2,484|| align=right|0,116|| align=right|7,63|| align=right|3,915||MBA||4. listopadu 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5563)||1991 VZ1|| align=right|11,7|| align=right|2,765|| align=right|0,062|| align=right|10,50|| align=right|4,596||MBA||9. listopadu 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5564)||1991 VH2|| align=right|12,7|| align=right|2,529|| align=right|0,125|| align=right|7,59|| align=right|4,021||MBA||9. listopadu 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5565) Ukyounodaibu||1991 VN2|| align=right|11,8|| align=right|2,810|| align=right|0,217|| align=right|10,32|| align=right|4,710||MBA||10. listopadu 1991||Yakiimo||A. Natori; T. Urata
|-
|(5566)||1991 VY3|| align=right|12,0|| align=right|3,186|| align=right|0,151|| align=right|1,52|| align=right|5,687||MBA||11. listopadu 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5567) Durisen||1953 FK1|| align=right|10,8|| align=right|2,943|| align=right|0,219|| align=right|16,17|| align=right|5,048||MBA||21. března 1953||Brooklyn||Indiana University
|-
|(5568) Mufson||1953 TS2|| align=right|13,6|| align=right|2,265|| align=right|0,158|| align=right|3,71|| align=right|3,408||MBA||14. října 1953||Brooklyn||Indiana University
|-
|(5569) Colby||1974 FO|| align=right|13,4|| align=right|2,435|| align=right|0,161|| align=right|5,27|| align=right|3,799||MBA||22. března 1974||Cerro El Roble||C. Torres
|-
|(5570) Kirsan||1976 GM7|| align=right|11,9|| align=right|3,235|| align=right|0,069|| align=right|10,78|| align=right|5,819||MBA||4. dubna 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(5571)||1978 LG|| align=right|12,1|| align=right|3,019|| align=right|0,070|| align=right|9,69|| align=right|5,246||MBA||1. června 1978||La Silla||K. W. Kamper
|-
|(5572) Bliskunov||1978 SS2|| align=right|12,0|| align=right|3,126|| align=right|0,158|| align=right|8,98|| align=right|5,527||MBA||26. září 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(5573)||1981 QX|| align=right|13,4|| align=right|2,595|| align=right|0,288|| align=right|11,21|| align=right|4,180||MBA||24. srpna 1981||Kleť||A. Mrkos
|-
|(5574)||1984 FS|| align=right|12,2|| align=right|2,644|| align=right|0,112|| align=right|13,98|| align=right|4,300||MBA||20. března 1984||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(5575)||1985 RP2|| align=right|12,9|| align=right|3,092|| align=right|0,181|| align=right|0,59|| align=right|5,436||MBA||4. září 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(5576) Albanese||1986 UM1|| align=right|12,2|| align=right|2,760|| align=right|0,072|| align=right|5,62|| align=right|4,584||MBA||26. října 1986||Caussols||CERGA
|-
|(5577) Priestley||1986 WQ2|| align=right|14,1|| align=right|1,845|| align=right|0,045|| align=right|22,28|| align=right|2,505||MBA||21. listopadu 1986||Siding Spring||J. D. Waldron
|-
|(5578) Takakura||1987 BC|| align=right|12,1|| align=right|2,915|| align=right|0,081|| align=right|1,98|| align=right|4,976||MBA||28. ledna 1987||Ojima||T. Niijima; T. Urata
|-
|(5579) Uhlherr||1988 JL|| align=right|14,2|| align=right|1,950|| align=right|0,098|| align=right|23,55|| align=right|2,722||MBA||11. května 1988||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(5580) Sharidake||1988 RP1|| align=right|13,2|| align=right|2,255|| align=right|0,154|| align=right|5,79|| align=right|3,387||MBA||10. září 1988||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(5581) Mitsuko||1989 CY1|| align=right|13,9|| align=right|2,381|| align=right|0,159|| align=right|2,49|| align=right|3,674||MBA||10. února 1989||Tokushima||M. Iwamoto; T. Furuta
|-
|(5582)||1989 CU8|| align=right|12,5|| align=right|2,894|| align=right|0,022|| align=right|2,11|| align=right|4,923||MBA||13. února 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(5583) Braunerová||1989 EY1|| align=right|12,4|| align=right|2,877|| align=right|0,025|| align=right|2,91|| align=right|4,880||MBA||5. března 1989||Kleť||A. Mrkos
|-
|(5584) Izenberg||1989 KK|| align=right|12,7|| align=right|2,671|| align=right|0,127|| align=right|12,85|| align=right|4,366||MBA||31. května 1989||Palomar||H. E. Holt
|-
|(5585) Parks||1990 MJ|| align=right|13,7|| align=right|2,712|| align=right|0,397|| align=right|28,66|| align=right|4,466||MBA||28. června 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(5586)||1990 RE6|| align=right|13,0|| align=right|2,376|| align=right|0,147|| align=right|3,77|| align=right|3,661||MBA||9. září 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(5587)||1990 SB|| align=right|13,6|| align=right|2,394|| align=right|0,548|| align=right|18,10|| align=right|3,704||AMR||16. září 1990||Palomar||H. E. Holt; J. A. Brown
|-
|(5588)||1990 SW3|| align=right|11,9|| align=right|2,785|| align=right|0,141|| align=right|12,38|| align=right|4,648||MBA||23. září 1990||Palomar||B. Roman
|-
|(5589) De Meis||1990 SD14|| align=right|12,5|| align=right|2,748|| align=right|0,043|| align=right|2,02|| align=right|4,555||MBA||23. září 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(5590)||1990 VA|| align=right|19,7|| align=right|,986|| align=right|0,280|| align=right|14,19|| align=right|,979||ATN||9. listopadu 1990||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(5591) Koyo||1990 VF2|| align=right|12,5|| align=right|2,779|| align=right|0,087|| align=right|4,24|| align=right|4,633||MBA||10. listopadu 1990||Oohira||T. Urata
|-
|(5592) Oshima||1990 VB4|| align=right|11,5|| align=right|3,172|| align=right|0,062|| align=right|8,52|| align=right|5,647||MBA||14. listopadu 1990||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|(5593) Jonsujatha||1991 JN1|| align=right|13,9|| align=right|2,272|| align=right|0,098|| align=right|5,32|| align=right|3,423||MBA||9. května 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(5594) Jimmiller||1991 NK1|| align=right|11,5|| align=right|3,165|| align=right|0,052|| align=right|10,28|| align=right|5,629||MBA||12. července 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(5595) Roth||1991 PJ|| align=right|12,5|| align=right|2,724|| align=right|0,164|| align=right|9,84|| align=right|4,496||MBA||5. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(5596) Morbidelli||1991 PQ10|| align=right|13,7|| align=right|2,176|| align=right|0,084|| align=right|4,24|| align=right|3,209||MBA||7. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(5597) Warren||1991 PC13|| align=right|13,3|| align=right|2,447|| align=right|0,209|| align=right|4,57|| align=right|3,826||MBA||5. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(5598) Carlmurray||1991 PN18|| align=right|12,8|| align=right|2,191|| align=right|0,113|| align=right|5,05|| align=right|3,242||MBA||8. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(5599)||1991 SG1|| align=right|12,5|| align=right|2,420|| align=right|0,134|| align=right|6,46|| align=right|3,764||MBA||29. září 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5600)||1991 UY|| align=right|13,0|| align=right|2,278|| align=right|0,132|| align=right|7,03|| align=right|3,437||MBA||18. října 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5601)||1991 VR|| align=right|13,6|| align=right|2,180|| align=right|0,125|| align=right|4,84|| align=right|3,219||MBA||4. listopadu 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5602)||1991 VM1|| align=right|13,6|| align=right|2,164|| align=right|0,082|| align=right|4,83|| align=right|3,183||MBA||4. listopadu 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5603) Rausudake||1992 CE|| align=right|10,5|| align=right|3,969|| align=right|0,068|| align=right|4,33|| align=right|7,906||HLD||5. února 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(5604)||1992 FE|| align=right|16,4|| align=right|,928|| align=right|0,406|| align=right|4,80|| align=right|,893||ATN PHA||26. března 1992||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(5605) Kushida||1993 DB|| align=right|13,2|| align=right|2,263|| align=right|0,105|| align=right|4,31|| align=right|3,405||MBA||17. února 1993||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(5606) Muramatsu||1993 EH|| align=right|13,4|| align=right|2,225|| align=right|0,129|| align=right|7,09|| align=right|3,319||MBA||1. března 1993||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(5607)||1993 EN|| align=right|12,3|| align=right|2,678|| align=right|0,129|| align=right|8,13|| align=right|4,382||MBA||12. března 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5608)||1993 EO|| align=right|12,7|| align=right|2,643|| align=right|0,047|| align=right|3,09|| align=right|4,295||MBA||12. března 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5609) Stroncone||1993 FU|| align=right|12,6|| align=right|3,094|| align=right|0,144|| align=right|1,40|| align=right|5,441||MBA||22. března 1993||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|(5610) Balster||2041 T-3|| align=right|12,8|| align=right|2,805|| align=right|0,041|| align=right|3,35|| align=right|4,698||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(5611)||1943 DL|| align=right|12,4|| align=right|2,598|| align=right|0,132|| align=right|12,43|| align=right|4,186||MBA||26. února 1943||Turku||L. Oterma
|-
|(5612) Nevskij||1975 TX2|| align=right|13,2|| align=right|2,485|| align=right|0,101|| align=right|7,75|| align=right|3,917||MBA||3. října 1975||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(5613) Donskoj||1976 YP1|| align=right|12,5|| align=right|3,118|| align=right|0,169|| align=right|1,67|| align=right|5,505||MBA||16. prosince 1976||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(5614) Yakovlev||1979 VN|| align=right|13,1|| align=right|2,865|| align=right|0,333|| align=right|6,62|| align=right|4,848||MBA||11. listopadu 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(5615) Iskander||1983 PZ|| align=right|13,8|| align=right|2,273|| align=right|0,194|| align=right|4,74|| align=right|3,425||MBA||4. srpna 1983||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(5616) Vogtland||1987 ST10|| align=right|13,5|| align=right|2,634|| align=right|0,194|| align=right|3,22|| align=right|4,274||MBA||29. září 1987||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(5617) Emelyanenko||1989 EL|| align=right|13,0|| align=right|2,426|| align=right|0,144|| align=right|5,44|| align=right|3,778||MBA||5. března 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(5618) Saitama||1990 EA|| align=right|14,0|| align=right|2,246|| align=right|0,123|| align=right|7,07|| align=right|3,366||MBA||4. března 1990||Dynic||A. Sugie
|-
|(5619) Shair||1990 HC1|| align=right|12,2|| align=right|2,624|| align=right|0,215|| align=right|25,23|| align=right|4,249||MBA||26. dubna 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(5620)||1990 OA|| align=right|17,0|| align=right|2,159|| align=right|0,424|| align=right|7,87|| align=right|3,171||AMR||19. července 1990||Palomar||B. Roman; E. F. Helin
|-
|(5621) Erb||1990 SG4|| align=right|13,9|| align=right|2,305|| align=right|0,384|| align=right|5,53|| align=right|3,498||MBA||23. září 1990||Palomar||K. J. Lawrence
|-
|(5622)||1990 TL4|| align=right|11,3|| align=right|2,801|| align=right|0,174|| align=right|8,12|| align=right|4,686||MBA||14. října 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(5623) Iwamori||1990 UY|| align=right|11,7|| align=right|3,013|| align=right|0,103|| align=right|11,00|| align=right|5,228||MBA||20. října 1990||Dynic||A. Sugie
|-
|(5624) Shirley||1991 AY1|| align=right|11,8|| align=right|3,017|| align=right|0,055|| align=right|10,67|| align=right|5,239||MBA||11. ledna 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(5625)||1991 AO2|| align=right|12,3|| align=right|2,677|| align=right|0,194|| align=right|11,98|| align=right|4,380||MBA||7. ledna 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(5626)||1991 FE|| align=right|14,7|| align=right|2,195|| align=right|0,455|| align=right|3,86|| align=right|3,251||AMR||18. března 1991||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(5627)||1991 MA|| align=right|14,5|| align=right|1,878|| align=right|0,022|| align=right|26,36|| align=right|2,574||MBA||16. června 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(5628) Preußen||1991 RP7|| align=right|12,6|| align=right|2,756|| align=right|0,046|| align=right|3,71|| align=right|4,573||MBA||13. září 1991||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|(5629) Kuwana||1993 DA1|| align=right|11,4|| align=right|3,050|| align=right|0,076|| align=right|10,07|| align=right|5,326||MBA||20. února 1993||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|(5630) Billschaefer||1993 FZ|| align=right|13,4|| align=right|2,244|| align=right|0,141|| align=right|2,90|| align=right|3,360||MBA||21. března 1993||Palomar||J. B. Child
|-
|(5631) Sekihokutouge||1993 FE1|| align=right|13,4|| align=right|2,335|| align=right|0,094|| align=right|1,24|| align=right|3,568||MBA||20. března 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(5632) Ingelehmann||1993 GG|| align=right|11,5|| align=right|2,743|| align=right|0,087|| align=right|18,22|| align=right|4,541||MBA||15. dubna 1993||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(5633)||1978 UL7|| align=right|13,7|| align=right|2,150|| align=right|0,112|| align=right|2,44|| align=right|3,151||MBA||27. října 1978||Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(5634)||1978 VT6|| align=right|14,7|| align=right|2,146|| align=right|0,084|| align=right|3,37|| align=right|3,144||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(5635) Cole||1981 ER5|| align=right|13,8|| align=right|2,385|| align=right|0,269|| align=right|7,31|| align=right|3,684||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(5636) Jacobson||1985 QN|| align=right|12,8|| align=right|2,761|| align=right|0,136|| align=right|2,41|| align=right|4,587||MBA||22. srpna 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5637) Gyas||1988 RF1|| align=right|10,2|| align=right|5,116|| align=right|0,119|| align=right|22,48|| align=right|11,57||JUT||10. září 1988||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(5638) Deikoon||1988 TA3|| align=right|10,0|| align=right|5,280|| align=right|0,107|| align=right|10,90|| align=right|12,13||JUT||10. října 1988||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(5639)||1989 PE|| align=right|14,1|| align=right|1,852|| align=right|0,024|| align=right|26,61|| align=right|2,520||MBA||9. srpna 1989||Palomar||J. Alu; E. F. Helin
|-
|(5640) Yoshino||1989 UR3|| align=right|13,4|| align=right|2,647|| align=right|0,253|| align=right|3,13|| align=right|4,306||MBA||21. října 1989||Kagoshima||M. Mukai; M. Takeishi
|-
|(5641) McCleese||1990 DJ|| align=right|12,7|| align=right|1,820|| align=right|0,127|| align=right|22,21|| align=right|2,455||MBA||27. února 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(5642) Bobbywilliams||1990 OK1|| align=right|13,5|| align=right|2,315|| align=right|0,334|| align=right|24,98|| align=right|3,522||MBA||27. července 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(5643) Roques||1990 QC2|| align=right|14,5|| align=right|2,191|| align=right|0,173|| align=right|5,01|| align=right|3,243||MBA||22. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(5644) Maureenbell||1990 QG2|| align=right|11,8|| align=right|3,127|| align=right|0,108|| align=right|14,31|| align=right|5,529||MBA||22. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(5645)||1990 SP|| align=right|17,0|| align=right|1,355|| align=right|0,388|| align=right|13,52|| align=right|1,578||APL||20. září 1990||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(5646)||1990 TR|| align=right|14,3|| align=right|2,144|| align=right|0,437|| align=right|7,92|| align=right|3,138||AMR||11. října 1990||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5647)||1990 TZ|| align=right|11,3|| align=right|2,426|| align=right|0,267|| align=right|21,98|| align=right|3,778||MBA||14. října 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(5648)||1990 VU1|| align=right|9,2|| align=right|5,175|| align=right|0,165|| align=right|22,68|| align=right|11,78||JUT||11. listopadu 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(5649) Donnashirley||1990 WZ2|| align=right|13,2|| align=right|2,282|| align=right|0,336|| align=right|21,74|| align=right|3,447||MBA||18. listopadu 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(5650) Mochihito-o||1990 XK|| align=right|11,8|| align=right|2,618|| align=right|0,111|| align=right|12,25|| align=right|4,234||MBA||10. prosince 1990||Yakiimo||A. Natori; T. Urata
|-
|(5651) Traversa||1991 CA2|| align=right|11,7|| align=right|3,145|| align=right|0,155|| align=right|14,64|| align=right|5,577||MBA||14. února 1991||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(5652) Amphimachus||1992 HS3|| align=right|9,8|| align=right|5,198|| align=right|0,077|| align=right|1,90|| align=right|11,85||JUT||24. dubna 1992||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(5653) Camarillo||1992 WD5|| align=right|15,4|| align=right|1,795|| align=right|0,305|| align=right|6,88|| align=right|2,404||AMR||21. listopadu 1992||Palomar||E. F. Helin; K. J. Lawrence
|-
|(5654) Terni||1993 KG|| align=right|12,1|| align=right|2,782|| align=right|0,196|| align=right|8,80|| align=right|4,639||MBA||20. května 1993||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|(5655) Barney||1159 T-2|| align=right|13,0|| align=right|2,579|| align=right|0,039|| align=right|14,50|| align=right|4,141||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(5656) Oldfield||A920 TA|| align=right|13,6|| align=right|2,461|| align=right|0,262|| align=right|4,03|| align=right|3,859||MBA||8. října 1920||Bergedorf||W. Baade
|-
|(5657)||1936 QE1|| align=right|12,8|| align=right|2,589|| align=right|0,166|| align=right|14,15|| align=right|4,165||MBA||28. srpna 1936||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(5658) Clausbaader||1950 DO|| align=right|12,8|| align=right|2,758|| align=right|0,054|| align=right|2,80|| align=right|4,579||MBA||17. února 1950||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(5659)||1968 OA1|| align=right|14,7|| align=right|2,331|| align=right|0,125|| align=right|6,41|| align=right|3,558||MBA||18. července 1968||Cerro El Roble||C. Torres; S. Cofre
|-
|(5660)||1974 MA|| align=right|15,7|| align=right|1,786|| align=right|0,763|| align=right|38,00|| align=right|2,387||APL||26. června 1974||Palomar||C. T. Kowal
|-
|(5661) Hildebrand||1977 PO1|| align=right|10,1|| align=right|3,956|| align=right|0,238|| align=right|13,31|| align=right|7,866||HLD||14. srpna 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(5662) Wendycalvin||1981 EL4|| align=right|12,3|| align=right|2,993|| align=right|0,019|| align=right|8,54|| align=right|5,176||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(5663) McKeegan||1981 EQ12|| align=right|14,5|| align=right|2,390|| align=right|0,270|| align=right|6,46|| align=right|3,695||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(5664) Eugster||1981 EX43|| align=right|14,3|| align=right|2,367|| align=right|0,139|| align=right|5,86|| align=right|3,640||MBA||6. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(5665) Begemann||1982 BD13|| align=right|13,7|| align=right|2,243|| align=right|0,093|| align=right|5,17|| align=right|3,359||MBA||30. ledna 1982||Palomar||S. J. Bus
|-
|(5666) Rabelais||1982 TP1|| align=right|13,2|| align=right|2,485|| align=right|0,123|| align=right|3,41|| align=right|3,917||MBA||14. října 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(5667) Nakhimovskaya||1983 QH1|| align=right|13,6|| align=right|2,278|| align=right|0,189|| align=right|4,11|| align=right|3,437||MBA||16. srpna 1983||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(5668) Foucault||1984 FU|| align=right|13,7|| align=right|2,274|| align=right|0,107|| align=right|6,11|| align=right|3,429||MBA||22. března 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|(5669)||1985 CC2|| align=right|13,5|| align=right|2,273|| align=right|0,035|| align=right|3,76|| align=right|3,425||MBA||12. února 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(5670) Rosstaylor||1985 VF2|| align=right|11,3|| align=right|3,179|| align=right|0,107|| align=right|19,85|| align=right|5,667||MBA||7. listopadu 1985||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(5671) Chanal||1985 XR|| align=right|12,7|| align=right|2,642|| align=right|0,088|| align=right|3,69|| align=right|4,293||MBA||13. prosince 1985||Caussols||CERGA
|-
|(5672) Libby||1986 EE2|| align=right|13,0|| align=right|2,410|| align=right|0,052|| align=right|10,22|| align=right|3,742||MBA||6. března 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5673) McAllister||1986 RT2|| align=right|13,2|| align=right|2,344|| align=right|0,063|| align=right|1,61|| align=right|3,588||MBA||6. září 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5674) Wolff||1986 RW2|| align=right|13,5|| align=right|2,358|| align=right|0,167|| align=right|1,71|| align=right|3,620||MBA||6. září 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5675) Evgenilebedev||1986 RY5|| align=right|13,5|| align=right|2,367|| align=right|0,139|| align=right|5,73|| align=right|3,641||MBA||7. září 1986||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(5676) Voltaire||1986 RH12|| align=right|12,4|| align=right|2,486|| align=right|0,177|| align=right|13,99|| align=right|3,918||MBA||9. září 1986||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(5677) Aberdonia||1987 SQ1|| align=right|12,4|| align=right|2,834|| align=right|0,062|| align=right|1,50|| align=right|4,771||MBA||21. září 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5678) DuBridge||1989 TS|| align=right|12,9|| align=right|2,734|| align=right|0,274|| align=right|34,11|| align=right|4,519||MBA||1. října 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(5679) Atsukadou||1989 VR|| align=right|13,0|| align=right|2,894|| align=right|0,047|| align=right|2,05|| align=right|4,924||MBA||2. listopadu 1989||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(5680)||1989 YZ1|| align=right|12,4|| align=right|3,161|| align=right|0,155|| align=right|1,65|| align=right|5,620||MBA||30. prosince 1989||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(5681) Bakulev||1990 RS17|| align=right|13,5|| align=right|2,201|| align=right|0,190|| align=right|5,20|| align=right|3,264||MBA||15. září 1990||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(5682) Beresford||1990 TB|| align=right|14,0|| align=right|2,296|| align=right|0,301|| align=right|7,96|| align=right|3,479||MBA||9. října 1990||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(5683) Bifukumonin||1990 UD|| align=right|14,0|| align=right|2,213|| align=right|0,216|| align=right|4,79|| align=right|3,292||MBA||19. října 1990||Oohira||T. Urata
|-
|(5684) Kogo||1990 UB2|| align=right|14,3|| align=right|2,221|| align=right|0,218|| align=right|5,56|| align=right|3,310||MBA||21. října 1990||Oohira||T. Urata
|-
|(5685) Sanenobufukui||1990 XA|| align=right|11,7|| align=right|2,801|| align=right|0,094|| align=right|7,71|| align=right|4,688||MBA||8. prosince 1990||Minami-Oda||T. Nomura; K. Kawanishi
|-
|(5686) Chiyonoura||1990 YQ|| align=right|13,8|| align=right|2,384|| align=right|0,211|| align=right|1,46|| align=right|3,679||MBA||20. prosince 1990||Kushiro||M. Matsuyama; K. Watanabe
|-
|(5687) Yamamotoshinobu||1991 AB1|| align=right|11,0|| align=right|3,006|| align=right|0,178|| align=right|12,44|| align=right|5,210||MBA||13. ledna 1991||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(5688) Kleewyck||1991 AD2|| align=right|13,2|| align=right|2,618|| align=right|0,161|| align=right|4,04|| align=right|4,234||MBA||12. ledna 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(5689) Rhön||1991 RZ2|| align=right|13,7|| align=right|2,757|| align=right|0,113|| align=right|5,01|| align=right|4,576||MBA||9. září 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(5690)||1992 EU|| align=right|12,5|| align=right|2,801|| align=right|0,381|| align=right|29,01|| align=right|4,687||MBA||7. března 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5691) Fredwatson||1992 FD|| align=right|14,1|| align=right|2,334|| align=right|0,118|| align=right|26,24|| align=right|3,564||MBA||26. března 1992||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(5692) Shirao||1992 FR|| align=right|12,3|| align=right|2,655|| align=right|0,182|| align=right|11,97|| align=right|4,325||MBA||23. března 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(5693)||1993 EA|| align=right|17,0|| align=right|1,272|| align=right|0,586|| align=right|5,06|| align=right|1,434||APL PHA||3. března 1993||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(5694) Berényi||3051 P-L|| align=right|13,3|| align=right|2,608|| align=right|0,168|| align=right|12,25|| align=right|4,211||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(5695) Remillieux||4577 P-L|| align=right|13,0|| align=right|2,651|| align=right|0,137|| align=right|12,71|| align=right|4,314||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(5696) Ibsen||4582 P-L|| align=right|12,5|| align=right|3,203|| align=right|0,154|| align=right|3,35|| align=right|5,731||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(5697) Arrhenius||6766 P-L|| align=right|12,0|| align=right|3,148|| align=right|0,064|| align=right|13,70|| align=right|5,584||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(5698) Nolde||4121 T-1|| align=right|11,8|| align=right|3,114|| align=right|0,120|| align=right|1,57|| align=right|5,495||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(5699) Munch||2141 T-3|| align=right|13,9|| align=right|2,405|| align=right|0,174|| align=right|4,34|| align=right|3,729||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(5700) Homerus||5166 T-3|| align=right|13,5|| align=right|2,597|| align=right|0,164|| align=right|12,94|| align=right|4,185||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(5701) Baltuck||1929 VS|| align=right|12,7|| align=right|2,754|| align=right|0,193|| align=right|6,24|| align=right|4,569||MBA||26. října 1929||Flagstaff||C. W. Tombaugh
|-
|(5702) Morando||1931 FC|| align=right|13,6|| align=right|2,262|| align=right|0,126|| align=right|5,34|| align=right|3,402||MBA||16. března 1931||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(5703) Hevelius||1931 VS|| align=right|13,0|| align=right|2,583|| align=right|0,177|| align=right|14,27|| align=right|4,151||MBA||15. listopadu 1931||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(5704) Schumacher||1950 DE|| align=right|11,8|| align=right|3,222|| align=right|0,110|| align=right|11,65|| align=right|5,782||MBA||17. února 1950||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(5705) Ericsterken||1965 UA|| align=right|14,1|| align=right|2,315|| align=right|0,227|| align=right|4,70|| align=right|3,521||MBA||21. října 1965||Uccle||H. Debehogne
|-
|(5706) Finkelstein||1971 SS1|| align=right|12,7|| align=right|3,124|| align=right|0,196|| align=right|1,59|| align=right|5,520||MBA||23. září 1971||Krym–Naučnyj||Crimean Astrophysical Observatory
|-
|(5707) Shevchenko||1976 GY3|| align=right|13,3|| align=right|2,187|| align=right|0,066|| align=right|4,34|| align=right|3,234||MBA||2. dubna 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(5708) Melancholia||1977 TC1|| align=right|14,3|| align=right|2,180|| align=right|0,211|| align=right|3,25|| align=right|3,217||MBA||12. října 1977||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(5709)||1977 TS3|| align=right|12,0|| align=right|3,075|| align=right|0,254|| align=right|4,21|| align=right|5,392||MBA||12. října 1977||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(5710) Silentium||1977 UP|| align=right|14,2|| align=right|2,177|| align=right|0,152|| align=right|3,38|| align=right|3,211||MBA||18. října 1977||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(5711) Eneev||1978 SO4|| align=right|11,1|| align=right|3,941|| align=right|0,166|| align=right|6,38|| align=right|7,823||HLD||27. září 1978||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(5712) Funke||1979 SR|| align=right|12,7|| align=right|2,775|| align=right|0,166|| align=right|8,59|| align=right|4,623||MBA||25. září 1979||Kleť||A. Mrkos
|-
|(5713)||1982 FF3|| align=right|13,2|| align=right|2,215|| align=right|0,121|| align=right|1,65|| align=right|3,296||MBA||21. března 1982||La Silla||H. Debehogne
|-
|(5714) Krasinsky||1982 PR|| align=right|12,0|| align=right|3,128|| align=right|0,204|| align=right|1,09|| align=right|5,532||MBA||14. srpna 1982||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(5715) Kramer||1982 SE1|| align=right|12,2|| align=right|3,193|| align=right|0,167|| align=right|4,01|| align=right|5,705||MBA||22. září 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5716) Pickard||1982 UH|| align=right|13,7|| align=right|2,379|| align=right|0,194|| align=right|2,28|| align=right|3,668||MBA||17. října 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5717) Damir||1982 UM6|| align=right|14,4|| align=right|2,396|| align=right|0,217|| align=right|2,28|| align=right|3,709||MBA||20. října 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(5718)||1983 PB|| align=right|14,9|| align=right|2,214|| align=right|0,232|| align=right|6,10|| align=right|3,294||MBA||4. srpna 1983||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|(5719) Křižík||1983 RX|| align=right|13,4|| align=right|2,218|| align=right|0,170|| align=right|4,37|| align=right|3,302||MBA||7. září 1983||Kleť||A. Mrkos
|-
|(5720) Halweaver||1984 FN|| align=right|13,5|| align=right|2,293|| align=right|0,308|| align=right|23,48|| align=right|3,471||MBA||29. března 1984||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(5721)||1984 SO5|| align=right|13,1|| align=right|2,684|| align=right|0,124|| align=right|4,67|| align=right|4,397||MBA||18. září 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(5722) Johnscherrer||1986 JS|| align=right|13,3|| align=right|2,220|| align=right|0,155|| align=right|6,40|| align=right|3,308||MBA||2. května 1986||Palomar||INAS
|-
|(5723) Hudson||1986 RR2|| align=right|14,2|| align=right|2,274|| align=right|0,244|| align=right|5,58|| align=right|3,429||MBA||6. září 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5724)||1986 WE|| align=right|13,0|| align=right|2,440|| align=right|0,192|| align=right|6,37|| align=right|3,810||MBA||22. listopadu 1986||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|(5725) Nördlingen||1988 BK2|| align=right|12,5|| align=right|2,681|| align=right|0,054|| align=right|22,58|| align=right|4,390||MBA||23. ledna 1988||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(5726) Rubin||1988 BN2|| align=right|13,3|| align=right|2,350|| align=right|0,158|| align=right|25,25|| align=right|3,601||MBA||24. ledna 1988||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(5727)||1988 BB4|| align=right|13,3|| align=right|2,330|| align=right|0,077|| align=right|6,21|| align=right|3,555||MBA||19. ledna 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(5728)||1988 BJ4|| align=right|14,0|| align=right|2,263|| align=right|0,094|| align=right|4,24|| align=right|3,404||MBA||20. ledna 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(5729)||1988 TA1|| align=right|12,3|| align=right|3,067|| align=right|0,099|| align=right|10,26|| align=right|5,370||MBA||13. října 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5730)||1988 TP1|| align=right|12,3|| align=right|2,915|| align=right|0,101|| align=right|1,86|| align=right|4,976||MBA||13. října 1988||Gekko||Y. Oshima
|-
|(5731) Zeus||1988 VP4|| align=right|15,8|| align=right|2,264|| align=right|0,654|| align=right|11,44|| align=right|3,406||APL||4. listopadu 1988||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(5732)||1988 WC|| align=right|14,1|| align=right|2,223|| align=right|0,405|| align=right|22,48|| align=right|3,313||MBA||29. listopadu 1988||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(5733)||1989 AQ|| align=right|11,9|| align=right|3,198|| align=right|0,166|| align=right|1,98|| align=right|5,719||MBA||4. ledna 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5734) Noguchi||1989 AL1|| align=right|13,4|| align=right|2,348|| align=right|0,071|| align=right|7,45|| align=right|3,596||MBA||15. ledna 1989||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(5735) Loripaul||1989 LM|| align=right|13,6|| align=right|2,287|| align=right|0,149|| align=right|5,08|| align=right|3,458||MBA||4. června 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(5736) Sanford||1989 LW|| align=right|13,4|| align=right|2,376|| align=right|0,276|| align=right|21,61|| align=right|3,663||MBA||6. června 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(5737) Itoh||1989 SK|| align=right|13,2|| align=right|2,529|| align=right|0,216|| align=right|5,84|| align=right|4,022||MBA||30. září 1989||Minami-Oda||T. Nomura; K. Kawanishi
|-
|(5738) Billpickering||1989 UY3|| align=right|14,1|| align=right|2,734|| align=right|0,480|| align=right|21,79|| align=right|4,520||MBA||27. října 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(5739)||1989 WK2|| align=right|13,1|| align=right|2,781|| align=right|0,324|| align=right|25,23|| align=right|4,637||MBA||24. listopadu 1989||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(5740) Toutoumi||1989 WM3|| align=right|12,7|| align=right|2,628|| align=right|0,192|| align=right|13,54|| align=right|4,259||MBA||29. listopadu 1989||Gekko||Y. Oshima
|-
|(5741)||1989 XC|| align=right|12,1|| align=right|2,867|| align=right|0,105|| align=right|3,24|| align=right|4,853||MBA||2. prosince 1989||Oohira||W. Kakei; M. Kizawa; T. Urata
|-
|(5742)||1990 TN4|| align=right|11,6|| align=right|3,103|| align=right|0,083|| align=right|14,41|| align=right|5,465||MBA||9. října 1990||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(5743) Kato||1990 UW|| align=right|13,2|| align=right|2,236|| align=right|0,102|| align=right|3,06|| align=right|3,343||MBA||19. října 1990||Susono||M. Akiyama; T. Furuta
|-
|(5744) Yorimasa||1990 XP|| align=right|13,8|| align=right|2,221|| align=right|0,140|| align=right|4,84|| align=right|3,310||MBA||14. prosince 1990||Yakiimo||A. Natori; T. Urata
|-
|(5745)||1991 AN|| align=right|14,1|| align=right|2,191|| align=right|0,160|| align=right|4,89|| align=right|3,243||MBA||9. ledna 1991||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|(5746)||1991 CK|| align=right|13,0|| align=right|2,331|| align=right|0,216|| align=right|5,07|| align=right|3,559||MBA||5. února 1991||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(5747)||1991 CO3|| align=right|12,5|| align=right|2,399|| align=right|0,240|| align=right|24,58|| align=right|3,716||MBA||10. února 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(5748) Davebrin||1991 DX|| align=right|13,0|| align=right|2,559|| align=right|0,149|| align=right|12,94|| align=right|4,094||MBA||19. února 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(5749)||1991 FV|| align=right|10,7|| align=right|3,005|| align=right|0,083|| align=right|9,60|| align=right|5,210||MBA||17. března 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(5750) Kandatai||1991 GG1|| align=right|11,3|| align=right|2,991|| align=right|0,048|| align=right|9,89|| align=right|5,171||MBA||11. dubna 1991||Kitami||A. Takahashi; K. Watanabe
|-
|(5751) Zao||1992 AC|| align=right|14,8|| align=right|2,105|| align=right|0,423|| align=right|16,07|| align=right|3,053||AMR||5. ledna 1992||Ayashi||M. Koishikawa
|-
|(5752)||1992 CJ|| align=right|13,4|| align=right|2,245|| align=right|0,123|| align=right|5,51|| align=right|3,363||MBA||10. února 1992||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(5753) Yoshidatadahiko||1992 EM|| align=right|13,2|| align=right|2,268|| align=right|0,165|| align=right|8,62|| align=right|3,414||MBA||4. března 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(5754)||1992 FR2|| align=right|13,0|| align=right|2,269|| align=right|0,142|| align=right|5,54|| align=right|3,416||MBA||24. března 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5755)||1992 OP7|| align=right|11,5|| align=right|3,021|| align=right|0,114|| align=right|9,27|| align=right|5,249||MBA||20. července 1992||La Silla||H. Debehogne; Lopez G.; A.
|-
|(5756) Wassenbergh||6034 P-L|| align=right|14,1|| align=right|2,582|| align=right|0,227|| align=right|7,59|| align=right|4,148||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(5757) Tichá||1967 JN|| align=right|12,0|| align=right|2,936|| align=right|0,187|| align=right|13,70|| align=right|5,030||MBA||6. května 1967||El Leoncito||C. U. Cesco; A. R. Klemola
|-
|(5758)||1976 QZ1|| align=right|13,7|| align=right|2,249|| align=right|0,063|| align=right|6,77|| align=right|3,372||MBA||20. srpna 1976||El Leoncito||M. R. Cesco
|-
|(5759) Zoshchenko||1980 BJ4|| align=right|12,4|| align=right|2,888|| align=right|0,032|| align=right|3,00|| align=right|4,908||MBA||22. ledna 1980||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(5760) Mittlefehldt||1981 EX13|| align=right|12,7|| align=right|2,968|| align=right|0,099|| align=right|9,58|| align=right|5,112||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(5761) Andreivanov||1981 ED21|| align=right|14,3|| align=right|2,741|| align=right|0,353|| align=right|9,25|| align=right|4,536||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(5762) Wänke||1981 EG28|| align=right|14,1|| align=right|2,339|| align=right|0,136|| align=right|4,83|| align=right|3,576||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(5763)||1982 MA|| align=right|14,1|| align=right|2,456|| align=right|0,167|| align=right|0,26|| align=right|3,849||MBA||23. června 1982||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|(5764)||1985 CS1|| align=right|13,2|| align=right|2,278|| align=right|0,214|| align=right|4,95|| align=right|3,437||MBA||10. února 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(5765) Izett||1986 GU|| align=right|12,9|| align=right|2,638|| align=right|0,270|| align=right|31,39|| align=right|4,284||MBA||4. dubna 1986||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(5766)||1986 QR3|| align=right|13,2|| align=right|2,303|| align=right|0,085|| align=right|4,75|| align=right|3,493||MBA||29. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(5767) Moldun||1986 RV2|| align=right|14,0|| align=right|2,272|| align=right|0,187|| align=right|4,46|| align=right|3,425||MBA||6. září 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5768) Pittich||1986 TN1|| align=right|13,0|| align=right|2,374|| align=right|0,071|| align=right|11,93|| align=right|3,656||MBA||4. října 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5769) Michard||1987 PL|| align=right|12,2|| align=right|2,994|| align=right|0,099|| align=right|9,03|| align=right|5,180||MBA||6. srpna 1987||Caussols||CERGA
|-
|(5770)||1987 RY|| align=right|12,2|| align=right|3,218|| align=right|0,174|| align=right|0,39|| align=right|5,773||MBA||12. září 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(5771) Somerville||1987 ST1|| align=right|12,4|| align=right|3,126|| align=right|0,231|| align=right|8,24|| align=right|5,525||MBA||21. září 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5772) Johnlambert||1988 LB|| align=right|12,2|| align=right|2,555|| align=right|0,129|| align=right|12,26|| align=right|4,083||MBA||15. června 1988||Palomar||E. F. Helin
|-
|(5773)||1989 NO|| align=right|13,3|| align=right|2,253|| align=right|0,154|| align=right|4,77|| align=right|3,381||MBA||2. července 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(5774) Ratliff||1989 NR|| align=right|12,9|| align=right|2,207|| align=right|0,084|| align=right|9,44|| align=right|3,278||MBA||2. července 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(5775) Inuyama||1989 SP|| align=right|12,5|| align=right|2,571|| align=right|0,188|| align=right|11,24|| align=right|4,121||MBA||29. září 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(5776)||1989 UT2|| align=right|12,8|| align=right|2,577|| align=right|0,168|| align=right|12,18|| align=right|4,136||MBA||29. října 1989||Okutama||T. Hioki; N. Kawasato
|-
|(5777) Hanaki||1989 XF|| align=right|13,0|| align=right|2,562|| align=right|0,209|| align=right|8,72|| align=right|4,100||MBA||3. prosince 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(5778) Jurafrance||1989 YF5|| align=right|12,3|| align=right|2,586|| align=right|0,130|| align=right|14,04|| align=right|4,157||MBA||28. prosince 1989||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(5779)||1990 BC1|| align=right|12,0|| align=right|3,011|| align=right|0,075|| align=right|10,93|| align=right|5,224||MBA||23. ledna 1990||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5780) Lafontaine||1990 EJ2|| align=right|11,8|| align=right|3,356|| align=right|0,122|| align=right|8,69|| align=right|6,146||MBA||2. března 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(5781) Barkhatova||1990 SM28|| align=right|12,9|| align=right|2,137|| align=right|0,039|| align=right|2,72|| align=right|3,123||MBA||24. září 1990||Krym–Naučnyj||G. R. Kastelʹ; L. V. Žuravleva
|-
|(5782)||1991 AF|| align=right|13,7|| align=right|2,284|| align=right|0,089|| align=right|5,58|| align=right|3,452||MBA||7. ledna 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(5783) Kumagaya||1991 CO|| align=right|13,1|| align=right|2,252|| align=right|0,032|| align=right|5,82|| align=right|3,380||MBA||5. února 1991||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|(5784)||1991 CY|| align=right|12,7|| align=right|2,641|| align=right|0,125|| align=right|9,45|| align=right|4,290||MBA||9. února 1991||Yakiimo||A. Natori; T. Urata
|-
|(5785) Fulton||1991 FU|| align=right|11,8|| align=right|2,587|| align=right|0,111|| align=right|12,69|| align=right|4,160||MBA||17. března 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(5786) Talos||1991 RC|| align=right|17,0|| align=right|1,082|| align=right|0,827|| align=right|23,24|| align=right|1,125||APL||3. září 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(5787)||1992 FA1|| align=right|13,5|| align=right|2,252|| align=right|0,124|| align=right|4,22|| align=right|3,379||MBA||26. března 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5788)||1992 NJ|| align=right|12,2|| align=right|3,196|| align=right|0,067|| align=right|22,83|| align=right|5,713||MBA||1. července 1992||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(5789) Sellin||4018 P-L|| align=right|13,6|| align=right|2,568|| align=right|0,241|| align=right|5,07|| align=right|4,114||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(5790) Nagasaki||9540 P-L|| align=right|14,0|| align=right|2,571|| align=right|0,128|| align=right|2,32|| align=right|4,121||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(5791) Comello||4053 T-2|| align=right|12,7|| align=right|2,890|| align=right|0,021|| align=right|2,83|| align=right|4,913||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(5792) Unstrut||1964 BF|| align=right|13,6|| align=right|2,412|| align=right|0,204|| align=right|6,26|| align=right|3,746||MBA||18. ledna 1964||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(5793)||1975 TK6|| align=right|12,6|| align=right|2,655|| align=right|0,177|| align=right|13,43|| align=right|4,324||MBA||5. října 1975||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|(5794) Irmina||1976 SW3|| align=right|12,4|| align=right|3,132|| align=right|0,171|| align=right|5,31|| align=right|5,542||MBA||24. září 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(5795) Roshchina||1978 SH1|| align=right|13,8|| align=right|2,262|| align=right|0,157|| align=right|8,40|| align=right|3,402||MBA||27. září 1978||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(5796)||1978 VK5|| align=right|13,3|| align=right|2,451|| align=right|0,063|| align=right|1,98|| align=right|3,837||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(5797) Bivoj||1980 AA|| align=right|19,1|| align=right|1,894|| align=right|0,444|| align=right|4,19|| align=right|2,606||AMR||13. ledna 1980||Kleť||A. Mrkos
|-
|(5798) Burnett||1980 RL7|| align=right|12,4|| align=right|2,575|| align=right|0,098|| align=right|8,72|| align=right|4,132||MBA||13. září 1980||Palomar||S. J. Bus
|-
|(5799) Brewington||1980 TG4|| align=right|14,0|| align=right|2,622|| align=right|0,173|| align=right|12,47|| align=right|4,246||MBA||9. října 1980||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(5800) Pollock||1982 UV1|| align=right|12,6|| align=right|3,093|| align=right|0,176|| align=right|2,99|| align=right|5,439||MBA||16. října 1982||Kleť||A. Mrkos
|-
|(5801) Vasarely||1984 BK|| align=right|13,1|| align=right|2,372|| align=right|0,103|| align=right|4,25|| align=right|3,653||MBA||26. ledna 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|(5802)||1984 HL1|| align=right|13,7|| align=right|2,272|| align=right|0,156|| align=right|2,41|| align=right|3,425||MBA||27. dubna 1984||La Silla||W. Ferreri; V. Zappala
|-
|(5803) Ötzi||1984 OA|| align=right|12,0|| align=right|2,642|| align=right|0,218|| align=right|16,63|| align=right|4,294||MBA||21. července 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|(5804) Bambinidipraga||1985 RL1|| align=right|13,4|| align=right|2,424|| align=right|0,168|| align=right|9,79|| align=right|3,774||MBA||9. září 1985||Kleť||A. Mrkos
|-
|(5805) Glasgow||1985 YH|| align=right|12,4|| align=right|2,604|| align=right|0,115|| align=right|11,89|| align=right|4,202||MBA||18. prosince 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5806) Archieroy||1986 AG1|| align=right|13,2|| align=right|1,964|| align=right|0,037|| align=right|20,82|| align=right|2,751||MBA||11. ledna 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5807) Mshatka||1986 QA4|| align=right|12,5|| align=right|3,053|| align=right|0,112|| align=right|2,10|| align=right|5,332||MBA||30. srpna 1986||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(5808) Babelʹ||1987 QV10|| align=right|12,0|| align=right|3,002|| align=right|0,109|| align=right|10,88|| align=right|5,199||MBA||27. srpna 1987||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(5809) Kulibin||1987 RG6|| align=right|12,3|| align=right|2,875|| align=right|0,039|| align=right|3,50|| align=right|4,875||MBA||4. září 1987||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(5810)||1988 EN|| align=right|13,8|| align=right|2,435|| align=right|0,230|| align=right|5,07|| align=right|3,798||MBA||10. března 1988||Gekko||Y. Oshima
|-
|(5811) Keck||1988 KC|| align=right|13,0|| align=right|2,599|| align=right|0,305|| align=right|10,29|| align=right|4,190||MBA||19. května 1988||Palomar||E. F. Helin
|-
|(5812) Jayewinkler||1988 PJ1|| align=right|13,1|| align=right|2,599|| align=right|0,117|| align=right|14,63|| align=right|4,190||MBA||11. srpna 1988||Siding Spring||A. J. Noymer
|-
|(5813)||1988 VL|| align=right|12,5|| align=right|2,600|| align=right|0,172|| align=right|11,24|| align=right|4,192||MBA||3. listopadu 1988||Chiyoda||T. Kojima
|-
|(5814)||1988 XW1|| align=right|11,5|| align=right|3,023|| align=right|0,106|| align=right|10,68|| align=right|5,256||MBA||11. prosince 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5815) Shinsengumi||1989 AH|| align=right|11,8|| align=right|3,187|| align=right|0,043|| align=right|22,88|| align=right|5,688||MBA||3. ledna 1989||Geisei||T. Seki
|-
|(5816) Potsdam||1989 AO6|| align=right|11,7|| align=right|3,061|| align=right|0,087|| align=right|8,58|| align=right|5,356||MBA||11. ledna 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(5817) Robertfrazer||1989 RZ|| align=right|12,6|| align=right|2,411|| align=right|0,338|| align=right|21,14|| align=right|3,743||MBA||5. září 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(5818)||1989 RC1|| align=right|13,2|| align=right|2,374|| align=right|0,275|| align=right|14,12|| align=right|3,658||MBA||5. září 1989||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|(5819) Lauretta||1989 UZ4|| align=right|13,6|| align=right|2,529|| align=right|0,164|| align=right|5,62|| align=right|4,022||MBA||29. října 1989||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(5820) Babelsberg||1989 UF7|| align=right|13,6|| align=right|2,455|| align=right|0,111|| align=right|2,52|| align=right|3,846||MBA||23. října 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(5821)||1989 VV|| align=right|14,2|| align=right|2,449|| align=right|0,141|| align=right|1,70|| align=right|3,831||MBA||4. listopadu 1989||Oohira||W. Kakei; M. Kizawa; T. Urata
|-
|(5822) Masakichi||1989 WL|| align=right|12,9|| align=right|2,410|| align=right|0,175|| align=right|5,84|| align=right|3,741||MBA||21. listopadu 1989||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|(5823) Oryo||1989 YH|| align=right|12,8|| align=right|2,775|| align=right|0,163|| align=right|7,97|| align=right|4,621||MBA||20. prosince 1989||Geisei||T. Seki
|-
|(5824) Inagaki||1989 YM|| align=right|12,4|| align=right|2,630|| align=right|0,123|| align=right|12,69|| align=right|4,264||MBA||24. prosince 1989||Geisei||T. Seki
|-
|(5825) Rakuyou||1990 BR1|| align=right|12,5|| align=right|2,658|| align=right|0,170|| align=right|12,11|| align=right|4,332||MBA||21. ledna 1990||Dynic||A. Sugie
|-
|(5826)||1990 DB|| align=right|11,5|| align=right|3,070|| align=right|0,141|| align=right|2,48|| align=right|5,380||MBA||16. února 1990||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5827) Letunov||1990 VB15|| align=right|13,5|| align=right|2,185|| align=right|0,131|| align=right|3,71|| align=right|3,228||MBA||15. listopadu 1990||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(5828)||1991 AM|| align=right|16,3|| align=right|1,698|| align=right|0,696|| align=right|30,09|| align=right|2,212||APL||14. ledna 1991||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(5829) Ishidagoro||1991 CT1|| align=right|13,8|| align=right|2,218|| align=right|0,088|| align=right|5,78|| align=right|3,304||MBA||11. února 1991||Kiyosato||S. Otomo; O. Muramatsu
|-
|(5830) Simohiro||1991 EG|| align=right|14,4|| align=right|2,274|| align=right|0,204|| align=right|5,27|| align=right|3,428||MBA||9. března 1991||Ojima||T. Niijima; T. Urata
|-
|(5831) Dizzy||1991 JG|| align=right|12,2|| align=right|2,690|| align=right|0,141|| align=right|12,77|| align=right|4,412||MBA||4. května 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5832) Martaprincipe||1991 LE1|| align=right|11,6|| align=right|2,624|| align=right|0,120|| align=right|28,22|| align=right|4,250||MBA||15. června 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(5833) Peterson||1991 PQ|| align=right|10,7|| align=right|3,496|| align=right|0,029|| align=right|19,32|| align=right|6,537||MBA||5. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(5834)||1992 SZ14|| align=right|11,9|| align=right|2,895|| align=right|0,098|| align=right|10,36|| align=right|4,925||MBA||28. září 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5835) Mainfranken||1992 SP24|| align=right|12,9|| align=right|3,204|| align=right|0,149|| align=right|4,98|| align=right|5,733||MBA||21. září 1992||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(5836)||1993 MF|| align=right|13,9|| align=right|2,445|| align=right|0,533|| align=right|7,99|| align=right|3,823||AMR||22. června 1993||Palomar||E. F. Helin; K. J. Lawrence
|-
|(5837) Hedin||2548 P-L|| align=right|12,5|| align=right|3,134|| align=right|0,135|| align=right|2,19|| align=right|5,549||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(5838) Hamsun||2170 T-2|| align=right|12,1|| align=right|2,551|| align=right|0,136|| align=right|14,36|| align=right|4,073||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(5839) GOI||1974 SJ3|| align=right|11,8|| align=right|2,759|| align=right|0,087|| align=right|16,99|| align=right|4,581||MBA||21. září 1974||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(5840) Raybrown||1978 ON|| align=right|12,2|| align=right|2,747|| align=right|0,105|| align=right|3,36|| align=right|4,553||MBA||28. července 1978||Bickley||Perth Observatory
|-
|(5841) Stone||1982 ST|| align=right|13,9|| align=right|1,926|| align=right|0,105|| align=right|20,10|| align=right|2,673||MBA||19. září 1982||Palomar||E. F. Helin
|-
|(5842)||1986 CV1|| align=right|12,7|| align=right|2,585|| align=right|0,128|| align=right|13,94|| align=right|4,155||MBA||8. února 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(5843)||1986 UG|| align=right|14,2|| align=right|2,211|| align=right|0,148|| align=right|2,39|| align=right|3,287||MBA||30. října 1986||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|(5844)||1986 UQ|| align=right|14,0|| align=right|2,118|| align=right|0,125|| align=right|2,24|| align=right|3,082||MBA||28. října 1986||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(5845)||1988 QP|| align=right|12,2|| align=right|3,118|| align=right|0,035|| align=right|8,07|| align=right|5,505||MBA||19. srpna 1988||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(5846) Hessen||1989 AW6|| align=right|14,6|| align=right|2,435|| align=right|0,140|| align=right|1,58|| align=right|3,798||MBA||11. ledna 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(5847) Wakiya||1989 YB|| align=right|12,7|| align=right|2,544|| align=right|0,304|| align=right|6,59|| align=right|4,056||MBA||18. prosince 1989||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(5848) Harutoriko||1990 BZ1|| align=right|13,0|| align=right|2,655|| align=right|0,164|| align=right|2,76|| align=right|4,325||MBA||30. ledna 1990||Kushiro||M. Matsuyama; K. Watanabe
|-
|(5849)||1990 HF1|| align=right|10,2|| align=right|3,181|| align=right|0,010|| align=right|22,51|| align=right|5,672||MBA||27. dubna 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(5850) Masaharu||1990 XM|| align=right|14,1|| align=right|2,163|| align=right|0,174|| align=right|2,35|| align=right|3,181||MBA||8. prosince 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(5851)||1991 DM1|| align=right|12,0|| align=right|2,599|| align=right|0,178|| align=right|13,32|| align=right|4,188||MBA||23. února 1991||Karsuyama||S. Inoda; T. Urata
|-
|(5852) Nanette||1991 HO|| align=right|12,3|| align=right|2,744|| align=right|0,209|| align=right|18,59|| align=right|4,545||MBA||19. dubna 1991||Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(5853)||1992 QG|| align=right|12,8|| align=right|2,412|| align=right|0,069|| align=right|7,36|| align=right|3,744||MBA||26. srpna 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5854)||1992 UP|| align=right|11,3|| align=right|3,168|| align=right|0,143|| align=right|2,51|| align=right|5,637||MBA||19. října 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5855) Yukitsuna||1992 UO2|| align=right|11,8|| align=right|2,553|| align=right|0,155|| align=right|15,52|| align=right|4,078||MBA||26. října 1992||Yakiimo||A. Natori; T. Urata
|-
|(5856)||1994 AL2|| align=right|12,9|| align=right|2,603|| align=right|0,113|| align=right|16,07|| align=right|4,199||MBA||5. ledna 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5857) Neglinka||1975 TM2|| align=right|14,1|| align=right|2,260|| align=right|0,135|| align=right|2,21|| align=right|3,397||MBA||3. října 1975||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(5858) Borovitskia||1978 SU5|| align=right|12,5|| align=right|2,315|| align=right|0,046|| align=right|5,87|| align=right|3,522||MBA||28. září 1978||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(5859) Ostozhenka||1979 FD2|| align=right|13,7|| align=right|2,431|| align=right|0,151|| align=right|2,72|| align=right|3,791||MBA||23. března 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(5860)||1981 QE1|| align=right|14,2|| align=right|2,428|| align=right|0,200|| align=right|1,53|| align=right|3,784||MBA||28. srpna 1981||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(5861) Glynjones||1982 RW|| align=right|14,3|| align=right|2,224|| align=right|0,188|| align=right|2,12|| align=right|3,317||MBA||15. září 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5862) Sakanoue||1983 AB|| align=right|13,7|| align=right|2,386|| align=right|0,152|| align=right|3,40|| align=right|3,685||MBA||13. ledna 1983||Geisei||T. Seki
|-
|(5863) Tara||1983 RB|| align=right|15,5|| align=right|2,221|| align=right|0,508|| align=right|19,48|| align=right|3,310||AMR||7. září 1983||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(5864) Montgolfier||1983 RC4|| align=right|14,3|| align=right|2,556|| align=right|0,322|| align=right|8,26|| align=right|4,086||MBA||2. září 1983||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|(5865) Qualytemocrina||1984 QQ|| align=right|13,6|| align=right|2,408|| align=right|0,131|| align=right|7,61|| align=right|3,737||MBA||31. srpna 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|(5866) Sachsen||1988 PM2|| align=right|13,8|| align=right|2,790|| align=right|0,079|| align=right|5,10|| align=right|4,660||MBA||13. srpna 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(5867)||1988 RE|| align=right|15,2|| align=right|1,822|| align=right|0,253|| align=right|35,07|| align=right|2,458||MBA||11. září 1988||Palomar||J. Phinney
|-
|(5868) Ohta||1988 TQ|| align=right|13,6|| align=right|2,679|| align=right|0,203|| align=right|3,14|| align=right|4,385||MBA||13. října 1988||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(5869) Tanith||1988 VN4|| align=right|17,0|| align=right|1,813|| align=right|0,321|| align=right|17,94|| align=right|2,440||AMR||4. listopadu 1988||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(5870) Baltimore||1989 CC1|| align=right|12,9|| align=right|2,791|| align=right|0,420|| align=right|28,97|| align=right|4,662||MBA||11. února 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(5871) Bobbell||1989 CE2|| align=right|13,9|| align=right|1,862|| align=right|0,072|| align=right|20,35|| align=right|2,541||MBA||11. února 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(5872) Sugano||1989 SL|| align=right|13,6|| align=right|2,249|| align=right|0,134|| align=right|6,62|| align=right|3,373||MBA||30. září 1989||Minami-Oda||T. Nomura; K. Kawanishi
|-
|(5873) Archilochos||1989 SB3|| align=right|15,0|| align=right|2,200|| align=right|0,186|| align=right|4,79|| align=right|3,262||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(5874)||1989 XB|| align=right|13,6|| align=right|2,386|| align=right|0,222|| align=right|7,08|| align=right|3,684||MBA||2. prosince 1989||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(5875) Kuga||1989 XO|| align=right|12,3|| align=right|2,380|| align=right|0,050|| align=right|6,47|| align=right|3,672||MBA||5. prosince 1989||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(5876)||1990 DM2|| align=right|12,1|| align=right|2,768|| align=right|0,038|| align=right|2,69|| align=right|4,605||MBA||24. února 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(5877)||1990 FP|| align=right|11,8|| align=right|2,556|| align=right|0,123|| align=right|16,31|| align=right|4,087||MBA||23. března 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(5878) Charlene||1991 CC1|| align=right|12,8|| align=right|2,309|| align=right|0,150|| align=right|6,56|| align=right|3,507||MBA||14. února 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(5879) Almeria||1992 CH1|| align=right|17,9|| align=right|1,625|| align=right|0,290|| align=right|21,58|| align=right|2,071||AMR||8. února 1992||Calar Alto||K. Birkle; U. Hopp
|-
|(5880)||1992 MA|| align=right|12,3|| align=right|3,082|| align=right|0,162|| align=right|0,39|| align=right|5,411||MBA||22. června 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5881) Akashi||1992 SR12|| align=right|12,3|| align=right|2,852|| align=right|0,082|| align=right|2,70|| align=right|4,816||MBA||27. září 1992||Minami-Oda||M. Sugano; T. Nomura
|-
|(5882)||1992 WW5|| align=right|13,8|| align=right|2,845|| align=right|0,086|| align=right|1,85|| align=right|4,799||MBA||18. listopadu 1992||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(5883)||1993 VM5|| align=right|11,7|| align=right|3,164|| align=right|0,178|| align=right|17,52|| align=right|5,627||MBA||6. listopadu 1993||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(5884) Dolezal||6045 P-L|| align=right|13,1|| align=right|2,769|| align=right|0,199|| align=right|7,23|| align=right|4,607||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(5885) Apeldoorn||3137 T-2|| align=right|11,9|| align=right|3,116|| align=right|0,058|| align=right|5,68|| align=right|5,498||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(5886) Rutger||1975 LR|| align=right|11,6|| align=right|3,017|| align=right|0,100|| align=right|11,49|| align=right|5,239||MBA||13. června 1975||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|(5887) Yauza||1976 SG2|| align=right|13,7|| align=right|2,209|| align=right|0,127|| align=right|5,68|| align=right|3,283||MBA||24. září 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(5888)||1978 VU7|| align=right|12,4|| align=right|2,836|| align=right|0,096|| align=right|1,26|| align=right|4,775||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(5889) Mickiewicz||1979 FA3|| align=right|11,7|| align=right|3,046|| align=right|0,162|| align=right|19,19|| align=right|5,315||MBA||31. března 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(5890) Carlsberg||1979 KG|| align=right|12,1|| align=right|2,679|| align=right|0,186|| align=right|13,81|| align=right|4,384||MBA||19. května 1979||La Silla||R. M. West
|-
|(5891) Gehrig||1981 SM|| align=right|13,3|| align=right|2,435|| align=right|0,132|| align=right|3,34|| align=right|3,800||MBA||22. září 1981||Kleť||A. Mrkos
|-
|(5892) Milesdavis||1981 YS1|| align=right|13,6|| align=right|2,384|| align=right|0,304|| align=right|4,59|| align=right|3,680||MBA||23. prosince 1981||Nanking||Purple Mountain Observatory
|-
|(5893) Coltrane||1982 EF|| align=right|13,0|| align=right|2,607|| align=right|0,088|| align=right|14,05|| align=right|4,210||MBA||15. března 1982||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(5894) Telč||1982 RM1|| align=right|13,5|| align=right|2,190|| align=right|0,095|| align=right|5,18|| align=right|3,239||MBA||14. září 1982||Kleť||A. Mrkos
|-
|(5895)||1982 UF2|| align=right|14,1|| align=right|2,289|| align=right|0,134|| align=right|5,45|| align=right|3,462||MBA||16. října 1982||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(5896) Narrenschiff||1982 VV10|| align=right|13,8|| align=right|2,285|| align=right|0,013|| align=right|3,10|| align=right|3,454||MBA||12. listopadu 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(5897) Novotná||1984 SZ1|| align=right|13,6|| align=right|2,577|| align=right|0,182|| align=right|3,18|| align=right|4,137||MBA||29. září 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|(5898)||1985 KE|| align=right|13,1|| align=right|2,924|| align=right|0,133|| align=right|3,06|| align=right|4,999||MBA||23. května 1985||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|(5899) Jedicke||1986 AH|| align=right|14,0|| align=right|1,929|| align=right|0,117|| align=right|24,01|| align=right|2,679||MBA||9. ledna 1986||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(5900) Jensen||1986 TL|| align=right|12,1|| align=right|3,142|| align=right|0,220|| align=right|9,07|| align=right|5,570||MBA||3. října 1986||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(5901)||1986 WB1|| align=right|13,9|| align=right|2,238|| align=right|0,120|| align=right|3,69|| align=right|3,348||MBA||25. listopadu 1986||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(5902) Talima||1987 QY10|| align=right|11,5|| align=right|2,998|| align=right|0,116|| align=right|11,19|| align=right|5,189||MBA||27. srpna 1987||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(5903)||1989 AN1|| align=right|12,7|| align=right|2,745|| align=right|0,096|| align=right|2,11|| align=right|4,546||MBA||6. ledna 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5904) Württemberg||1989 AE7|| align=right|12,9|| align=right|2,839|| align=right|0,116|| align=right|3,07|| align=right|4,783||MBA||10. ledna 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(5905) Johnson||1989 CJ1|| align=right|13,2|| align=right|1,911|| align=right|0,072|| align=right|27,52|| align=right|2,641||MBA BIN||11. února 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(5906)||1989 SN5|| align=right|15,0|| align=right|2,283|| align=right|0,232|| align=right|3,43|| align=right|3,449||MBA||24. září 1989||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|(5907)||1989 TU5|| align=right|11,1|| align=right|5,152|| align=right|0,097|| align=right|1,93|| align=right|11,70||JUT||2. října 1989||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(5908) Aichi||1989 UF|| align=right|14,2|| align=right|2,254|| align=right|0,177|| align=right|5,99|| align=right|3,384||MBA||20. října 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(5909) Nagoya||1989 UT|| align=right|13,8|| align=right|2,243|| align=right|0,195|| align=right|7,15|| align=right|3,358||MBA||23. října 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(5910) Zátopek||1989 WH4|| align=right|13,6|| align=right|2,281|| align=right|0,139|| align=right|5,01|| align=right|3,443||MBA||29. listopadu 1989||Kleť||A. Mrkos
|-
|(5911)||1989 WO7|| align=right|13,1|| align=right|2,253|| align=right|0,090|| align=right|4,71|| align=right|3,382||MBA||25. listopadu 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5912)||1989 YR|| align=right|13,9|| align=right|2,407|| align=right|0,168|| align=right|3,37|| align=right|3,734||MBA||20. prosince 1989||Ojima||T. Niijima; T. Urata
|-
|(5913)||1990 BU|| align=right|12,0|| align=right|2,601|| align=right|0,190|| align=right|12,12|| align=right|4,194||MBA||21. ledna 1990||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(5914)||1990 WK|| align=right|10,8|| align=right|3,545|| align=right|0,087|| align=right|10,39|| align=right|6,674||MBA||20. listopadu 1990||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(5915) Yoshihiro||1991 EU|| align=right|13,7|| align=right|2,252|| align=right|0,100|| align=right|4,80|| align=right|3,380||MBA||9. března 1991||Geisei||T. Seki
|-
|(5916) van der Woude||1991 JD1|| align=right|12,7|| align=right|2,321|| align=right|0,116|| align=right|9,31|| align=right|3,536||MBA||8. května 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(5917)||1991 NG|| align=right|11,3|| align=right|2,594|| align=right|0,141|| align=right|14,29|| align=right|4,178||MBA||7. července 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(5918)||1991 NV3|| align=right|12,5|| align=right|2,844|| align=right|0,083|| align=right|3,22|| align=right|4,796||MBA||6. července 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(5919) Patrickmartin||1991 PW12|| align=right|11,6|| align=right|3,201|| align=right|0,117|| align=right|0,67|| align=right|5,725||MBA||5. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(5920)||1992 SX17|| align=right|11,0|| align=right|3,133|| align=right|0,125|| align=right|19,46|| align=right|5,544||MBA||30. září 1992||Palomar||H. E. Holt
|-
|(5921)||1992 UL|| align=right|13,6|| align=right|2,190|| align=right|0,127|| align=right|3,45|| align=right|3,239||MBA||19. října 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5922) Shouichi||1992 UV|| align=right|11,8|| align=right|3,009|| align=right|0,107|| align=right|7,86|| align=right|5,219||MBA||21. října 1992||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(5923) Liedeke||1992 WC8|| align=right|12,6|| align=right|2,854|| align=right|0,014|| align=right|3,27|| align=right|4,820||MBA||26. listopadu 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(5924) Teruo||1994 CH1|| align=right|13,0|| align=right|2,346|| align=right|0,109|| align=right|4,10|| align=right|3,593||MBA||7. února 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(5925)||1994 CP1|| align=right|12,8|| align=right|2,372|| align=right|0,187|| align=right|4,43|| align=right|3,652||MBA||5. února 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5926) Schönfeld||1929 PB|| align=right|14,1|| align=right|2,352|| align=right|0,237|| align=right|3,98|| align=right|3,607||MBA||4. srpna 1929||Heidelberg||M. F. Wolf
|-
|(5927)||1938 HA|| align=right|12,8|| align=right|3,148|| align=right|0,209|| align=right|11,20|| align=right|5,584||MBA||19. dubna 1938||Bergedorf||W. Dieckvoss
|-
|(5928) Pindarus||1973 SK1|| align=right|11,4|| align=right|3,981|| align=right|0,125|| align=right|9,28|| align=right|7,943||HLD||19. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(5929)||1974 XT|| align=right|13,6|| align=right|2,358|| align=right|0,304|| align=right|23,03|| align=right|3,620||MBA||14. prosince 1974||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|(5930) Zhiganov||1975 VW2|| align=right|13,5|| align=right|2,250|| align=right|0,091|| align=right|4,82|| align=right|3,374||MBA||2. listopadu 1975||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(5931) Zhvanetskij||1976 GK3|| align=right|11,5|| align=right|3,184|| align=right|0,192|| align=right|16,89|| align=right|5,681||MBA||1. dubna 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(5932) Prutkov||1976 GO3|| align=right|13,6|| align=right|2,637|| align=right|0,094|| align=right|2,18|| align=right|4,282||MBA||1. dubna 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(5933) Kemurdzhian||1976 QN|| align=right|14,5|| align=right|2,156|| align=right|0,147|| align=right|0,15|| align=right|3,166||MBA||26. srpna 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(5934) Mats||1976 SJ|| align=right|13,4|| align=right|2,385|| align=right|0,217|| align=right|2,32|| align=right|3,683||MBA||20. září 1976||Kvistaberg||C.-I. Lagerkvist; H. Rickman
|-
|(5935) Ostankino||1977 EF1|| align=right|13,3|| align=right|2,608|| align=right|0,095|| align=right|13,91|| align=right|4,210||MBA||13. března 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(5936) Khadzhinov||1979 FQ2|| align=right|11,9|| align=right|3,001|| align=right|0,052|| align=right|10,81|| align=right|5,197||MBA||29. března 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(5937) Lodén||1979 XQ|| align=right|13,7|| align=right|2,260|| align=right|0,131|| align=right|3,63|| align=right|3,398||MBA||11. prosince 1979||Kvistaberg||C.-I. Lagerkvist
|-
|(5938) Keller||1980 FH2|| align=right|14,1|| align=right|2,338|| align=right|0,074|| align=right|3,56|| align=right|3,575||MBA||16. března 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(5939) Toshimayeda||1981 EU8|| align=right|13,2|| align=right|2,740|| align=right|0,141|| align=right|9,37|| align=right|4,534||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(5940) Feliksobolev||1981 TJ4|| align=right|11,7|| align=right|3,041|| align=right|0,105|| align=right|11,09|| align=right|5,302||MBA||8. října 1981||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(5941) Valencia||1982 UQ6|| align=right|12,8|| align=right|2,888|| align=right|0,063|| align=right|1,30|| align=right|4,906||MBA||20. října 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(5942) Denzilrobert||1983 AN2|| align=right|11,1|| align=right|3,034|| align=right|0,126|| align=right|11,12|| align=right|5,284||MBA||10. ledna 1983||Palomar||B. E. Behymer; M. S. Marley
|-
|(5943) Lovi||1984 EG|| align=right|13,9|| align=right|2,222|| align=right|0,111|| align=right|5,94|| align=right|3,312||MBA||1. března 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5944) Utesov||1984 JA2|| align=right|12,2|| align=right|3,020|| align=right|0,055|| align=right|10,85|| align=right|5,248||MBA||2. května 1984||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(5945) Roachapproach||1984 SQ3|| align=right|13,4|| align=right|2,226|| align=right|0,145|| align=right|4,90|| align=right|3,321||MBA||28. září 1984||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(5946) Hrozný||1984 UC1|| align=right|14,0|| align=right|2,341|| align=right|0,125|| align=right|2,56|| align=right|3,580||MBA||28. října 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|(5947) Bonnie||1985 FD|| align=right|12,5|| align=right|2,661|| align=right|0,147|| align=right|14,93|| align=right|4,340||MBA||21. března 1985||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(5948) Longo||1985 JL|| align=right|13,4|| align=right|2,741|| align=right|0,221|| align=right|9,52|| align=right|4,538||MBA||15. května 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5949)||1985 RL3|| align=right|13,4|| align=right|2,268|| align=right|0,106|| align=right|7,32|| align=right|3,414||MBA||6. září 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(5950) Leukippos||1986 PS4|| align=right|12,7|| align=right|2,984|| align=right|0,100|| align=right|9,07|| align=right|5,154||MBA||9. srpna 1986||Smolyan||E. W. Elst; V. Ivanova
|-
|(5951) Alicemonet||1986 TZ1|| align=right|13,5|| align=right|2,197|| align=right|0,219|| align=right|5,38|| align=right|3,257||MBA||7. října 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5952) Davemonet||1987 EV|| align=right|13,6|| align=right|2,271|| align=right|0,112|| align=right|4,07|| align=right|3,421||MBA||4. března 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5953) Shelton||1987 HS|| align=right|13,3|| align=right|2,319|| align=right|0,168|| align=right|24,01|| align=right|3,532||MBA||25. dubna 1987||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(5954) Epikouros||1987 QS1|| align=right|13,1|| align=right|2,450|| align=right|0,171|| align=right|6,53|| align=right|3,834||MBA||19. srpna 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|(5955) Khromchenko||1987 RT3|| align=right|12,6|| align=right|2,803|| align=right|0,097|| align=right|7,95|| align=right|4,693||MBA||2. září 1987||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(5956) d'Alembert||1988 CF5|| align=right|12,7|| align=right|2,712|| align=right|0,292|| align=right|8,96|| align=right|4,464||MBA||13. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(5957) Irina||1988 JN|| align=right|12,0|| align=right|3,229|| align=right|0,115|| align=right|22,89|| align=right|5,802||MBA||11. května 1988||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(5958) Barrande||1989 BS1|| align=right|13,7|| align=right|2,349|| align=right|0,131|| align=right|2,58|| align=right|3,599||MBA||29. ledna 1989||Kleť||A. Mrkos
|-
|(5959) Shaklan||1989 NB1|| align=right|11,0|| align=right|3,186|| align=right|0,103|| align=right|17,87|| align=right|5,686||MBA||2. července 1989||Palomar||E. F. Helin
|-
|(5960) Wakkanai||1989 US|| align=right|13,5|| align=right|2,189|| align=right|0,155|| align=right|4,33|| align=right|3,239||MBA||21. října 1989||Kagoshima||M. Mukai; M. Takeishi
|-
|(5961)||1989 YH1|| align=right|13,6|| align=right|2,403|| align=right|0,146|| align=right|1,64|| align=right|3,725||MBA||30. prosince 1989||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(5962) Shikokutenkyo||1990 HK|| align=right|12,4|| align=right|2,567|| align=right|0,111|| align=right|12,90|| align=right|4,113||MBA||18. dubna 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(5963)||1990 QP2|| align=right|12,4|| align=right|2,846|| align=right|0,054|| align=right|1,71|| align=right|4,801||MBA||24. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(5964)||1990 QN4|| align=right|12,0|| align=right|3,061|| align=right|0,306|| align=right|3,39|| align=right|5,355||MBA||23. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(5965)||1990 SV15|| align=right|12,4|| align=right|2,736|| align=right|0,051|| align=right|3,35|| align=right|4,525||MBA||16. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(5966) Tomeko||1990 VS6|| align=right|12,5|| align=right|3,018|| align=right|0,086|| align=right|3,62|| align=right|5,242||MBA||15. listopadu 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(5967) Edithlevy||1991 CM5|| align=right|13,8|| align=right|1,942|| align=right|0,056|| align=right|24,11|| align=right|2,706||MBA||9. února 1991||Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(5968) Trauger||1991 FC|| align=right|13,4|| align=right|1,909|| align=right|0,026|| align=right|23,73|| align=right|2,637||MBA||17. března 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(5969) Ryuichiro||1991 FT|| align=right|13,4|| align=right|2,323|| align=right|0,125|| align=right|7,46|| align=right|3,541||MBA||17. března 1991||Geisei||T. Seki
|-
|(5970) Ohdohrikouen||1991 JS1|| align=right|13,5|| align=right|2,204|| align=right|0,163|| align=right|4,33|| align=right|3,271||MBA||13. května 1991||Sapporo||K. Watanabe
|-
|(5971)||1991 NT2|| align=right|12,0|| align=right|2,599|| align=right|0,168|| align=right|12,36|| align=right|4,189||MBA||12. července 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(5972)||1991 PS12|| align=right|11,7|| align=right|2,681|| align=right|0,081|| align=right|13,87|| align=right|4,388||MBA||5. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(5973) Takimoto||1991 QC|| align=right|12,9|| align=right|2,558|| align=right|0,163|| align=right|3,63|| align=right|4,090||MBA||17. srpna 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(5974)||1991 UZ2|| align=right|12,2|| align=right|3,124|| align=right|0,157|| align=right|1,86|| align=right|5,521||MBA||31. října 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5975) Otakemayumi||1992 SG|| align=right|12,8|| align=right|2,551|| align=right|0,093|| align=right|14,98|| align=right|4,074||MBA||21. září 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(5976) Kalatajean||1992 SR2|| align=right|11,8|| align=right|2,684|| align=right|0,139|| align=right|13,38|| align=right|4,396||MBA||25. září 1992||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|(5977)||1992 TH1|| align=right|12,3|| align=right|2,546|| align=right|0,154|| align=right|15,43|| align=right|4,061||MBA||1. října 1992||Palomar||H. E. Holt
|-
|(5978) Kaminokuni||1992 WT|| align=right|12,9|| align=right|2,230|| align=right|0,113|| align=right|6,67|| align=right|3,330||MBA||16. listopadu 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(5979)||1992 XF|| align=right|12,0|| align=right|3,028|| align=right|0,099|| align=right|10,41|| align=right|5,268||MBA||15. prosince 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5980)||1993 FP2|| align=right|13,1|| align=right|2,253|| align=right|0,153|| align=right|3,79|| align=right|3,382||MBA||26. března 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5981) Kresilas||2140 P-L|| align=right|12,9|| align=right|2,763|| align=right|0,220|| align=right|10,34|| align=right|4,593||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(5982) Polykletus||4862 T-1|| align=right|12,7|| align=right|2,752|| align=right|0,201|| align=right|11,35|| align=right|4,564||MBA||13. května 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(5983) Praxiteles||2285 T-2|| align=right|13,3|| align=right|2,800|| align=right|0,134|| align=right|9,08|| align=right|4,685||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(5984) Lysippus||4045 T-3|| align=right|13,9|| align=right|2,382|| align=right|0,111|| align=right|5,72|| align=right|3,675||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(5985)||1942 RJ|| align=right|13,1|| align=right|2,217|| align=right|0,231|| align=right|5,84|| align=right|3,300||MBA||7. září 1942||Turku||L. Oterma
|-
|(5986) Xenophon||1969 TA|| align=right|12,9|| align=right|2,371|| align=right|0,121|| align=right|7,47|| align=right|3,650||MBA||2. října 1969||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(5987)||1975 LQ|| align=right|14,0|| align=right|2,432|| align=right|0,157|| align=right|5,42|| align=right|3,793||MBA||6. června 1975||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|(5988) Gorodnitskij||1976 GN2|| align=right|12,9|| align=right|2,682|| align=right|0,158|| align=right|12,90|| align=right|4,392||MBA||1. dubna 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(5989) Sorin||1976 QC1|| align=right|14,6|| align=right|2,160|| align=right|0,186|| align=right|1,87|| align=right|3,174||MBA||26. srpna 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(5990) Panticapaeon||1977 EO|| align=right|13,6|| align=right|2,244|| align=right|0,096|| align=right|7,02|| align=right|3,360||MBA||9. března 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(5991) Ivavladis||1979 HE3|| align=right|14,2|| align=right|2,413|| align=right|0,135|| align=right|3,23|| align=right|3,748||MBA||25. dubna 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(5992) Nittler||1981 DZ|| align=right|13,5|| align=right|2,680|| align=right|0,086|| align=right|8,95|| align=right|4,386||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(5993) Tammydickinson||1981 EU22|| align=right|14,0|| align=right|2,177|| align=right|0,069|| align=right|1,93|| align=right|3,211||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(5994) Yakubovich||1981 SZ7|| align=right|11,8|| align=right|2,851|| align=right|0,230|| align=right|13,59|| align=right|4,814||MBA||29. září 1981||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(5995) Saint-Aignan||1982 DK|| align=right|13,1|| align=right|2,595|| align=right|0,261|| align=right|12,24|| align=right|4,179||MBA||20. února 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5996) Julioangel||1983 NR|| align=right|12,6|| align=right|2,557|| align=right|0,133|| align=right|15,44|| align=right|4,088||MBA||11. července 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5997) Dirac||1983 TH|| align=right|13,8|| align=right|2,210|| align=right|0,174|| align=right|7,56|| align=right|3,284||MBA||1. října 1983||Kleť||A. Mrkos
|-
|(5998) Sitenský||1986 RK1|| align=right|13,1|| align=right|2,763|| align=right|0,124|| align=right|4,59|| align=right|4,592||MBA||2. září 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|(5999) Plescia||1987 HA|| align=right|14,3|| align=right|2,281|| align=right|0,305|| align=right|23,20|| align=right|3,444||MBA||23. dubna 1987||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(6000) United Nations||1987 UN|| align=right|11,5|| align=right|2,601|| align=right|0,187|| align=right|14,44|| align=right|4,195||MBA||27. října 1987||Brorfelde||P. Jensen
|}

Poznámky 
Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
AMR – Amorova skupina,
APL – Apollonova skupina,
ATN – Atenova skupina,
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu,
PHA – potenciálně nebezpečná planetka.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek